Список заслуженных деятелей искусств РСФСР

Ниже приведён список заслуженных деятелей искусств РСФСР по годам присвоения звания.

Год присвоения звания не установлен 
 Гедике, Александр Фёдорович (1877-1957), композитор, народный артист РСФСР (1946)
 Израилов, Танхо Селимович (1917—1981), танцовщик, балетмейстер
 Манизер, Матвей Генрихович (1891—1966), скульптор, народный художник СССР (1958)
 Нейгауз, Генрих Густавович (1888-1964), пианист, народный артист РСФСР (1956)
 Придорогин, Владимир Александрович (1906—1982), кинооператор неигрового кино

1923 
 Болтянский Григорий Моисеевич (1885—1953), историк кино, киновед, профессор
 Дубасов, Николай Александрович (1869—1935), пианист

1926 
 Грановский, Алексей Михайлович (1890—1937), режиссёр, основатель и руководитель Государственного еврейского театра
 Мясковский, Николай Яковлевич (1881—1950), композитор
 Петровский, Андрей Павлович (1869—1933), актёр, режиссёр
 Юон, Константин Фёдорович (1875—1958), живописец, народный художник СССР (1950)

1927 
 Бенуа, Леонтий Николаевич (1856—1928), архитектор
 Блуменфельд, Феликс Михайлович (1863—1931), пианист, дирижёр, композитор
 Гнесин, Михаил Фабианович (1883—1957), композитор, музыкальный деятель
 Конюс, Георгий Эдуардович (1862—1933), музыкальный теоретик и композитор
 Оленин, Александр Алексеевич (1861—1944), композитор и пианист
 Цейтлин, Лев Моисеевич (1881—1952), скрипач

1928 
 Грабарь, Игорь Эммануилович (1871—1960), художник-живописец, реставратор, искусствовед, просветитель, музейный деятель
 Кузнецов, Павел Варфоломеевич (1878—1968), живописец
 Машков, Илья Иванович (1881—1944), живописец

1929 
 Кардовский, Дмитрий Николаевич (1866—1943), художник
 Ниман, Фёдор Августович (1860—1936), гобоист, дирижёр, композитор
 Хессин, Александр Борисович (1869—1955), дирижёр

1930 
 Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич (1878—1939), живописец

1931 
 Андреев, Николай Андреевич (1873—1932), театральный художник, скульптор, график
 Кауфман, Михаил Абрамович (1897—1980), режиссёр и оператор
 Лужский, Василий Васильевич (1869—1931), актёр, режиссёр
 Матвеев, Александр Терентьевич (1878—1960), ваятель, скульптор, искусствовед
 Петрова-Званцева, Вера Николаевна (1875—1944), оперная певица (меццо-сопрано)
 Татлин, Владимир Евграфович (1885—1953), художник-авангардист, дизайнер, сценограф
 Эккерт, Фердинанд Фердинандович (1865—1941), валторнист, композитор, дирижёр

1932 
 Браудо, Евгений Максимович (1882—1939), музыковед, литературовед, музыкальный и художественный критик, публицист, переводчик
 Бродский, Исаак Израилевич (1883—1939), живописец и график, педагог и организатор художественного образования
 Брянцев, Александр Александрович (1883—1961), актёр, театральный режиссёр, педагог. Основатель и первый руководитель (с 1922) одного из первых в СССР театров для детей. Народный артист СССР (1956)
 Витачек, Евгений Францевич (1880—1946), мастер смычковых инструментов
 Дени, Виктор Николаевич (1893—1946), художник-график, карикатурист, один из основоположников советского политического плаката
 Ефимов, Борис Ефимович (1900—2008), художник-график, мастер политической карикатуры
 Жолтовский, Иван Владиславович (1867—1959), архитектор, художник, просветитель
 Калиниченко, Яков Яковлевич (Бабак, 1869—1938), живописец, рисовальщик, портретист, пейзажист, педагог
 Мешков, Василий Никитич (1867/1868—1946), живописец и график, народный художник РСФСР (1943), доктор искусствоведческих наук, профессор Всероссийской академии художеств
 Моор, Дмитрий Стахиевич (1883—1946), художник, мастер графики, один из основоположников советского политического плаката
 Симов, Виктор Андреевич (1858—1935), театральный художник
 Ульянов, Николай Павлович (1875—1949), живописец и график

1933 
 Асафьев, Борис Владимирович (1884—1949), композитор
 Богаевский, Константин Фёдорович (1872—1943), художник-пейзажист
 Вишневский, Александр Леонидович (1861—1943), актёр
 Голиков, Иван Иванович (1887—1937), художник, мастер палехской миниатюры
 Попов, Алексей Дмитриевич (1892—1961), актёр, театральный режиссёр, теоретик театра, педагог. Народный артист СССР (1948)
 Платон, Иван Степанович (1870—1935), режиссёр и драматург
 Сушкевич, Борис Михайлович (1887—1946), театральный режиссёр, актёр, педагог

1934 
 Крейн, Александр Абрамович (1883—1951), композитор, музыкальный критик
 Лаврентьев, Андрей Николаевич (1882—1935), актёр и режиссёр
 Маркичев, Иван Васильевич (1883—1955), мастер палехской миниатюры, народный художник РСФСР (1943)
 Политковский, Владимир Михайлович (1892—1984), певец (баритон) и педагог
 Пульвер, Лев Михайлович (1883—1970), композитор и музыкант
 Розанов, Сергей Васильевич (1870—1937), кларнетист и педагог
 Рябцев, Владимир Александрович (1880—1945), артист балета, балетмейстер и педагог-хореограф
 Софронов, Василий Яковлевич (1884—1960), актёр театра и кино
 Штейнберг, Максимилиан Осеевич (1883—1946), композитор
 Эрденко, Михаил Гаврилович (1885—1940), скрипач, композитор и педагог

1935 
 Аркадин, Иван Иванович (1878—1942), актёр
 Баканов, Иван Михайлович (1870—1936), художник, мастер палехской миниатюры
 Билль-Белоцерковский, Владимир Наумович (1885—1970), писатель, драматург
 Вакуров, Иван Петрович (1885—1968), художник, мастер палехской миниатюры, народный художник РСФСР (1956)
 Глазунов, Освальд Фёдорович (1891—1947), актёр
 Гнесина, Евгения Фабиановна (1870—1940), пианистка, педагог, музыкально-общественный деятель
 Гнесина, Елена Фабиановна (1874—1967), пианистка-педагог
 Головня, Анатолий Дмитриевич (1900—1982), кинооператор, теоретик кино, педагог
 Еней, Евгений Евгеньевич (1890—1971), художник кино
 Зархи, Натан Абрамович (1900—1935), драматург, киносценарист, теоретик кино
 Кауфман, Михаил Абрамович (1897—1980), оператор и режиссёр игрового и документального кино
 Козолупов, Семён Матвеевич (1884—1961), виолончелист, профессор МГК имени П. И. Чайковского, народный артист РСФСР (1946)
 Котухин, Александр Васильевич (1885—1961), художник палехской миниатюры, народный художник РСФСР (1956).
 Кулешов, Лев Владимирович (1899—1970), актёр немого кино, кинорежиссёр, сценарист, теоретик кино
 Москвин, Андрей Николаевич (1901—1961), кинооператор
 Пиотровский, Адриан Иванович (1898—1937), переводчик, филолог, кинодраматург, литературовед, театральный критик, киновед, организатор кинопроизводства
 Посельский, Яков Михайлович (1892—1951), кинорежиссёр, педагог
 Преображенская, Ольга Ивановна (1884—1971), актриса, режиссёр, сценарист, кинодраматург
 Протазанов, Яков Александрович (1881—1945), кинорежиссёр, сценарист, актёр
 Рошаль, Григорий Львович (1899—1983), режиссёр театра и кино, сценарист, педагог
 Рылов, Аркадий Александрович (1870—1939), живописец
 Тарич, Юрий Викторович (1885—1967), кинорежиссёр, сценарист
 Тиссэ, Эдуард Казимирович (1897—1961), кинооператор, режиссёр, профессор ВГИКа
 Шенгелая, Николай Михайлович (1903—1943), кинорежиссёр и кинодраматург
 Эйзенштейн, Сергей Михайлович (1898—1948), режиссёр, теоретик искусства, педагог
 Юткевич, Сергей Иосифович (1904—1985), режиссёр театра и кино, художник, педагог, теоретик кино

1936 
 Герасимов, Александр Михайлович (1881—1963), живописец. Первый президент Академии художеств СССР (1947—1957), народный художник СССР (1943)
 Журавленко, Павел Максимович (1887—1948), артист оперы (бас), оперетты и кино, режиссёр
 Ивановский, Александр Викторович (1881—1968), кинорежиссёр и кинодраматург
 Рабинович, Исаак Моисеевич (1894—1961), театральный художник
 Ростовцев, Михаил Антонович (1872—1948), артист оперы (бас), оперетты, драмы, эстрады и кино
 Чернецкий, Семён Александрович (1881—1950), военный дирижёр, композитор

1937 
 Айдаров, Сергей Васильевич (1867—1938), актёр и театральный режиссёр
 Бакшеев, Василий Николаевич (1862—1958), художник-живописец, действительный член АХ СССР (1947)
 Бялыницкий-Бируля, Витольд Каэтанович (1872—1957), живописец-пейзажист, народный художник БССР (1944) и РСФСР (1947), действительный член АХ СССР (1947)
 Васенин, Александр Викторович (1874—1944), актёр
 Волков, Леонид Андреевич (1893—1976), актер и режиссёр театра, народный артист РСФСР (1945).
 Герасимов, Сергей Васильевич (1885—1964), художник, живописец, график, мастер книжной иллюстрации, педагог, народный художник РСФСР (1943), народный художник СССР (1958), доктор искусствоведения (1956), член АХ СССР (1947)
 Гордон, Александр Бернгардович (1867—1942), трубач, военный дирижёр и педагог
 Домогацкий, Владимир Николаевич (1876—1939), скульптор, профессор Московского художественного института имени В. И. Сурикова
 Казаченко, Григорий Алексеевич (1858—1938), композитор
 Карабинин, Прохор Ефремович (? — ?), директор Омского цирка
 Мострас, Константин Георгиевич (1886—1965), скрипач и педагог
 Налбандян, Иоаннес Романович (1871—1942), скрипач и музыкальный педагог
 Павлов-Арбенин, Александр Васильевич (1871—1941), симфонический дирижёр, оперный певец (драм. тенор) и музыкальный деятель, пианист-аккомпаниатор
 Прозоровский Лев Михайлович (1880—1954), театральный режиссёр и актёр. Народный артист РСФСР (1949)
 Самокиш, Николай Семёнович (1860—1944), живописец и рисовальщик-баталист
 Ухов, Василий Герасимович (1880—1966), оперный певец (баритон), педагог
 Фейнберг, Самуил Евгеньевич (1890—1962), пианист, педагог, композитор
 Хенкин, Владимир Яковлевич (1883—1953), актёр театра, кино и эстрады
 Хохлов, Константин Павлович (1885—1956), актёр, театральный режиссёр, педагог, народный артист СССР (1944)
 Ямпольский, Абрам Ильич (1890—1956), скрипач-педагог

1938 
 Бихтер, Михаил Алексеевич (1881‒1947), пианист, дирижёр и педагог
 Гремиславский, Иван Яковлевич (1886—1954), театральный художник
 Израилевский, Борис Львович (1886—1969), музыкант, скрипач и дирижёр, заведующий музыкальной частью МХАТ в 1909—1953 годах
 Калантарова, Ольга Калантаровна (1877—1952), пианистка, профессор Петербургской консерватории
 Кедров, Михаил Николаевич (1893—1972), театральный режиссёр, актёр и педагог
 Оссовский, Александр Вячеславович (1871—1957), музыковед и музыкальный критик
 Подгорный, Николай Афанасьевич (1879—1947), актёр, педагог
 Телешов, Николай Дмитриевич (1867—1957), писатель, поэт
 Штример, Александр Яковлевич (1888—1961), виолончелист, педагог, профессор Ленинградской консерватории

1939 
 Акимов, Николай Павлович (1901—1968), театральный режиссёр и педагог, театральный художник, портретист и книжный график
 Вольф-Израэль, Евгений Владимирович (1872—1956), виолончелист, профессор Ленинградской консерватории
 Касторский, Владимир Иванович (1870—1948), артист оперы (бас), камерный певец, педагог
 Кузнецов, Евгений Михайлович (1900—1958), историк, теоретик, критик циркового и эстрадного искусства, театровед, цирковой драматург
 Макарьев, Леонид Федорович (1892—1975), актёр, режиссёр, педагог, драматург
 Павловская, Валентина Константиновна (1884(по нек-рым источ. 1888)—1947) — артистка оперы (лирико-драматическое сопрано) и оперетты
 Похитонов, Даниил Ильич (1878—1957), дирижёр Кировского театра, профессор Ленинградской консерватории
 Стрельников, Николай Михайлович (1888—1939), композитор, музыкальный критик, дирижёр
 Чужой, Иван Платонович (наст. фамилия Кожич, 1889—1945), режиссёр театра

1940 
 Балдано, Намжил Гармаевич (1907—1984), бурятский драматург
 Барышев, Николай Андреевич (1907—1944), театральный художник, заслуженный деятель искусств Крымской АССР
 Брилль, Ефим Александрович (1896—1959), театральный режиссёр
 Васильев, Александр Гордеевич (1878―1948), музыкант, фаготист
 Васильев, Георгий Михайлович (1892—1949), театральный актёр и режиссёр
 Васильев, Георгий Николаевич (1899—1946), кинорежиссёр и сценарист
 Васильев, Сергей Дмитриевич (1900—1959), кинорежиссёр и сценарист
 Вивьен, Леонид Сергеевич (1887—1966), театральный режиссёр, актёр и педагог
 Гармаева, Норма Трофимовна
 Гендунова, Найдан Дашинамхиловна (1913—1981)
 Гиззатов, Тази Калимович (1895—1955), татарский драматург
 Дубровский-Эшке, Борис Владимирович (1897—1963), художник кино
 Ермолов, Пётр Васильевич (1887—1953), кинооператор
 Жиганов, Назиб Гаязович (1911—1988), татарский композитор, педагог
 Загаров, Александр Леонидович (1877—1941), актёр, режиссёр и театральный педагог
 Ильин, Антроп Степанович (1909—1982)
 Козловский, Сергей Васильевич (1885—1962), художник кино, режиссёр
 Мачерет, Александр Вениаминович (1896—1979), кинорежиссёр, сценарист, киновед и педагог
 Полякин, Мирон Борисович (1895—1941), скрипач и педагог
 Пудовкин, Всеволод Илларионович (1893—1953), кинорежиссёр, актёр, сценарист, художник кино, педагог
 Радлов, Сергей Эрнестович (1892—1958), театральный режиссёр, драматург, историк театра, педагог
 Ромм, Михаил Ильич (1901—1971), режиссёр театра и кино, сценарист, публицист и педагог
 Сампилов, Цыренжап Сампилович (1893—1953), художник-живописец, основоположник бурятского реалистического искусства
 Спиридонов, Моисей Спиридонович (1890—1981), чувашский художник, педагог
 Струнников, Николай Иванович (1871—1945), живописец-портретист, реставратор
 Таров, Николай Васильевич (1901—1966)
 Хайкин, Борис Эммануилович (1904—1978), дирижёр и педагог
 Чабукиани, Вахтанг Михайлович (1910—1992), грузинский артист балета, балетмейстер, педагог
 Шпинель, Иосиф Аронович (1892—1980), художник, художник кино, педагог
 Щепкина-Куперник, Татьяна Львовна (1874—1952), писательница, драматург, поэтесса и переводчица
 Эрмлер, Фридрих Маркович (1898—1967), кинорежиссёр и сценарист

1941 
 Феона, Алексей Николаевич (1879—1949), артист оперетты, режиссёр

1942 
 Баратов, Леонид Васильевич (1895—1964), оперный режиссёр, педагог
 Иогансон, Борис Владимирович (1893—1973), художник, график, педагог
 Крылов, Порфирий Никитич (1902—1990), художник-живописец, график, карикатурист
 Крымов, Николай Петрович (1884—1958), живописец и педагог
 Куприянов, Михаил Васильевич (1903—1991), художник-живописец, график, карикатурист
 Лишев, Всеволод Всеволодович (1877—1960), скульптор-монументалист, педагог
 Меркуров, Сергей Дмитриевич (1881—1952), скульптор-монументалист
 Мухина, Вера Игнатьевна (1889—1953), скульптор-монументалист, педагог
 Нестеров, Михаил Васильевич (1862—1942), художник, живописец, участник Товарищества передвижных выставок и «Мира искусства»
 Ойстрах, Давид Фёдорович (1908—1974), скрипач, альтист, дирижёр и педагог
 Остроумова-Лебедева, Анна Петровна (1871—1955), художник, гравёр, акварелист
 Пырьев, Иван Александрович (1901—1968), кинорежиссёр, сценарист и педагог
 Соколов, Николай Александрович (1903—2000), художник-живописец, график, карикатурист
 Софроницкий, Владимир Владимирович (1901—1961), пианист и педагог
 Шебалин, Виссарион Яковлевич (1902—1963), композитор, музыкальный педагог
 Шостакович, Дмитрий Дмитриевич (1906—1975), композитор, пианист, педагог

1943 
 Горчаков, Николай Михайлович (1898—1958), театральный режиссёр, театровед и педагог
 Горюшкин-Сорокопудов, Иван Силыч (1873—1954), живописец, график и педагог
 Ефремов, Иван Семёнович (1898—1959), актёр, театральный режиссёр
 Иванов, Константин Константинович (1907―1984), дирижёр, композитор
 Орлов, Александр Иванович (1873—1948), дирижёр
 Фалеев, Михаил Григорьевич (1884—1956), театральный художник-гримёр

1944 
 Авилов, Михаил Иванович
 Борисовский, Вадим Васильевич
 Вильямс, Петр Владимирович
 Герасимов, Сергей Апполинариевич
 Горбачев, Борис Константинович
 Дмитриев, Владимир Владимирович
 Доливо, Анатолий Леонидович
 Дорлиак, Ксения Николаевна
 Косматов, Леонид Васильевич
 Кувыкин, Иван Михайлович (1893—1950), хормейстер
 Лариков, Александр Иосифович
 Марков, Павел Александрович
 Мешков, Василий Васильевич
 Никулин, Андрей Осипович
 Петренко, Елизавета Фёдоровна
 Прокофьев, Сергей Сергеевич
 Райский, Назарий Григорьевич (1876—1958), оперный певец (тенор), профессор Московской консерватории
 Рудник, Лев Сергеевич
 Ряжский, Георгий Георгиевич
 Савченко, Игорь Андреевич (1906—1950), кинорежиссёр, сценарист, театральный актёр, педагог
 Степанов-Колосов, Константин Федорович
 Суворов, Николай Георгиевич (1889—1972), художник кино. Народный художник РСФСР (1969)
 Фролов, Маркиан Петрович (1892—1944), композитор, пианист, педагог
 Хачатурян, Арам Ильич
 Цыганов, Дмитрий Михайлович
 Шапорин, Юрий Александрович (1887—1966), композитор, дирижёр и музыкальный педагог. Народный артист СССР (1954)
 Ширинский, Сергей Петрович
 Ширинский, Василий Петрович
 Элиасберг, Карл Ильич

1945 
 Александрова-Гнесина, Ольга Фабиановна
 Алякринский, Петр Александрович
 Бродаты, Лев Григорьевич
 Владимирова, Мария Владимировна (1879—1965), вокальный педагог и камерная певица (сопрано)
 Ганф, Юлий Абрамович
 Гнесина-Витачек, Елизавета Фабиановна
 Дейнека, Александр Александрович
 Джури, Аделаида Антоновна
 Елисеев, Константин Степанович
 Каневский, Аминадав Моисеевич
 Конашевич, Владимир Михайлович
 Корин, Павел Дмитриевич
 Лебедев, Владимир Васильевич
 Лебедева, Сарра Дмитриевна
 Лобанов, Андрей Михайлович
 Манский, Давид Моисеевич
 Медведев, Николай Александрович
 Оборин, Лев Николаевич
 Пахомов, Алексей Фёдорович
 Пластов, Аркадий Александрович
 Самборская, Лина Семёновна
 Сатановский, Александр Оскарович
 Табаков, Михаил Иннокентьевич
 Форестье, Луи Петрович
 Чарушин, Евгений Иванович (1901—1965), художник-график, писатель
 Шмаринов, Дементий Алексеевич

1946 
 Александров, Анатолий Николаевич
 Алексеева, Елизавета Георгиевна
 Барщевский, Иван Фёдорович
 Богатырёв, Семён Семёнович
 Богородский, Фёдор Семёнович
 Васильев, Пётр Васильевич
 Васнецов, Юрий Алексеевич
 Васьков, Александр Васильевич
 Верейский, Георгий Семёнович
 Владимиров, Иван Алексеевич
 Гинзбург, Григорий Романович
 Дехтерёв, Борис Александрович
 Дмитревский, Георгий Александрович
 Егоров, Александр Александрович
 Ермолаев, Адриан Михайлович
 Ерофеев, Александр Гаврилович
 Иванов, Михаил Александрович
 Кабалевский, Дмитрий Борисович
 Касьянов, Александр Александрович
 Котов, Пётр Иванович
 Левицкий, Александр Андреевич
 Лобанов, Виктор Михайлович
 Моравов, Александр Викторович
 Мосолова, Вера Ильинична
 Мравинский, Евгений Александрович
 Неменова-Лунц, Мария Соломоновна
 Нечаев, Василий Васильевич
 Орочко, Анна Алексеевна
 Плотников, Николай Сергеевич
 Рапопорт, Иосиф Матвеевич
 Сперанский, Николай Иванович
 Сперанский, Пётр Тихонович
 Степанов, Иван Георгиевич (1887—1953), художник, график
 Сухов, Дмитрий Петрович
 Трамбицкий, Виктор Николаевич
 Тютчев, Николай Иванович
 Федотов, Иван Сергеевич
 Ходес, Савелий Григорьевич
 Цыбин, Владимир Николаевич (1877—1949), флейтист, дирижёр и композитор
 Чепцов, Ефим Михайлович
 Шервуд, Леонид Владимирович
 Шифрин, Ниссон Абрамович
 Шлеин, Николай Павлович
 Энгелькрон, Всеволод Михайлович

1947 
 Васильев-Буглай, Дмитрий Степанович
 Ватагин, Василий Алексеевич
 Власов, Владимир Александрович
 Волков, Борис Иванович
 Блантер, Матвей Исаакович
 Гаук, Александр Васильевич (1893—1963), дирижёр и композитор, народный артист РСФСР (1954)
 Гибер, Григорий Владимирович
 Гилельс, Эмиль Григорьевич
 Горелов, Гавриил Никитич
 Евсеев, Сергей Александрович
 Жирков, Марк Николаевич
 Замошкин, Александр Иванович
 Зандин, Михаил Павлович
 Корелина-Раич, Раиса Андреевна
 Кнебель, Мария Иосифовна
 Коваль, Мариан Викторович
 Комаров, Алексей Никанорович
 Лермонтов, Николай Юрьевич
 Лопухов, Фёдор Васильевич
 Мурадели, Вано Ильич
 Новиков, Анатолий Григорьевич
 Ованесова, Арша Амбарцумовна
 Попов, Гавриил Николаевич
 Пыжова, Ольга Ивановна
 Розен-Санин, Михаил Николаевич
 Романова-Уланова, Мария Фёдоровна
 Рындин, Вадим Федорович
 Сидоров, Алексей Алексеевич
 Соснин, Николай Николаевич
 Степанов, Владимир Павлович
 Страдомская, Елена Ивановна
 Томский, Николай Васильевич
 Утесов, Леонид Осипович
 Флиер, Яков Владимирович
 Шейнин, Егошуа Павлович
 Эрдели, Ксения Александровна

1948 
 Анисимов, Александр Иванович
 Готтих, Николай Николаевич
 Гудков, Иван Иванович
 Егоров, Егор Егорович
 Захаров, Ростислав Владимирович
 Каверин, Фёдор Николаевич
 Калинин, Сергей Иванович
 Калужский, Евгений Васильевич
 Каратанов, Дмитрий Иннокентьевич
 Кардашев, Анатолий Николаевич
 Мозалевский, Сергей Александрович
 Новиков, Василий Константинович
 Симонов, Василий Львович
 Уместнов, Михаил Михайлович
 Шверубович, Вадим Васильевич
 Шестаков, Виктор Алексеевич

1949 
 Булгаков, Алексей Дмитриевич
 Виноградов, Константин Петрович
 Виноградов, Милий Александрович
 Вирский, Павел Павлович
 Дудин, Владимир Фёдорович
 Леонов, Леонид Максимович
 Меерсон, Лазарь Маркович
 Морозов, Иван Николаевич
 Мостославский, Самуил Ильич
 Орлов, Валерий Николаевич
 Погодин, Николай Фёдорович
 Ромашов, Борис Сергеевич
 Устинова, Татьяна Алексеевна
 Фомичёв, Иван Александрович
 Хватов, Василий Васильевич
 Цыганков, Вениамин Иванович
 Чистяков, Михаил Петрович
 Юровецкий, Юрий Маркович

1950 
 Ахун, Садри Салахович
 Белоголый, Серафим Леонидович
 Беляков, Иван Иванович
 Брюсова, Надежда Яковлевна
 Варламов, Леонид Васильевич
 Васильев, Павел Петрович
 Георгиевский, Георгий Адольфович
 Горданов, Вячеслав Вячеславович
 Долин, Борис Генрихович
 Ермолов, Александр Дмитриевич
 Козинцев, Григорий Михайлович
 Кузьмин, Александр Александрович
 Листов, Константин Яковлевич
 Медовщиков, Николай Николаевич
 Модоров, Федор Александрович
 Никитин, Владимир Степанович
 Ошурков, Михаил Фёдорович
 Павлов, Валентин Ефимович
 Пасхалов, Вячеслав Викторович
 Простов, Евгений Александрович
 Редлих, Вера Павловна
 Роом, Абрам Матвеевич (1894—1976), кинорежиссёр, сценарист, актёр
 Сычков, Федот Васильевич
 Уткин, Алексей Александрович
 Фроленко, Владимир Анисимович

1951 
 Аносов, Николай Павлович
 Бабичев, Юрий Николаевич
 Бахметьев, Иван Иванович
 Гамрекели, Давид Александрович
 Гаук, /Гердт/ Елизавета Павловна
 Дулова, Вера Георгиевна
 Заливухин, Семен Александрович
 Кожич, Владимир Платонович
 Краморев, Николай Николаевич
 Кригер, Викторина Владимировна
 Налбандян, Дмитрий Аркадьевич
 Небольсин, Василий Васильевич
 Орлов, Георгий Никифорович
 Пергамент, Александр Викторович
 Петровский, Михаил Александрович
 Смольцов, Иван Васильевич
 Тоидзе, Ираклий Моисеевич
 Урусевский, Сергей Павлович
 Финогенов, Константин Иванович
 Шорин, Михаил Георгиевич
 Шубин, Александр Васильевич

1952 
 Бондарев, Николай Автономович
 Иванов, Валентин Алексеевич
 Колесаев, Валентин Сергеевич
 Лаппо, Серафим Иосифович
 Орлов, Владимир Алексеевич
 Ромас, Яков Дорофеевич
 Шапошников, Илья Калустович

1953 
 Битюцкий, Вениамин Семенович
 Боголепов, Борис Валентинович
 Веризов-Шихман, Михаил Исаакович
 Волков, Георгий Константинович
 Кугушев, Георгий Иванович
 Кузнецов, Владимир Александрович
 Лебедев, Владимир Николаевич
 Людмилин, Анатолий Алексеевич
 Милютин, Георгий Сергеевич
 Ситников, Николай Васильевич
 Чехова, Мария Павловна

1954 
 Арсланов, Мухамед Нуриахметович
 Бубнов, Александр Павлович
 Бурмейстер, Владимир Павлович
 Власов, Валентин Николаевич
 Галицкий, Владимир Александрович
 Гапоненко, Тарас Гурьевич
 Голованов, Леонид Фёдорович
 Гольдфельд, Владимир Александрович
 Грикуров, Эдуард Петрович
 Канделаки, Владимир Аркадьевич
 Кибрик, Евгений Адольфович
 Крайнев, Василий Васильевич
 Краснопольский, Алексей Сергеевич
 Кудрявцева, Елизавета Петровна
 Локтев, Владимир Сергеевич
 Локтин, Борис Владимирович
 Майоров, Сергей Арсеньевич
 Митяев-Калинкин, /Ворошилов/ Иван Петрович
 Плотников, Александр Константинович (1903—1973), театральный режиссёр, актёр
 Раевский, Иосиф Моисеевич
 Рянгина, Серафима Васильевна
 Сахаров, Евгений Маркович
 Соковнин, Евгений Николаевич
 Соколов, Владислав Геннадиевич
 Тимчинский, Андрей Павлович
 Туманов, Иосиф Михайлович
 Тункель, Давид Вульфович
 Цетнерович, Павел Владиславович
 Шишигин, Фирс Ефимович
 Шкаровский, Ниссон Адольфович
 Шурпин, Фёдор Саввич
 Юдин, Константин Константинович

1955 
 Бибиков, Виктор Сергеевич
 Бобышов, Михаил Павлович
 Бухбиндер, Михаил Александрович
 Виссонов, Леонид Николаевич
 Гаскаров, Файзи Адгамович
 Дмоховский, Борис Михайлович
 Ефимов, Иван Семёнович
 Иванов, Виктор Семёнович
 Имашева, Галия Шакировна
 Исмагилов, Загир Гарипович
 Канцель, Владимир Семёнович
 Кноблок, Борис Георгиевич
 Крестовский, Игорь Всеволодович
 Кривоногов, Пётр Александрович
 Курилко, Михаил Иванович
 Любарский, Давид Семёнович
 Массалитинов, Константин Ираклиевич
 Надеждина, Надежда Сергеевна
 Новиков, Андрей Порфирьевич
 Паверман, Марк Израйлевич
 Покровский, Борис Александрович
 Пророков, Борис Иванович
 Севастьянов, Иван Васильевич
 Соколов, Илья Алексеевич
 Титов, Иван Филиппович
 Тихомиров, Роман Иринархович
 Тузлуков, Борис Дмитриевич
 Фенстер, Борис Александрович
 Хмельницкий, Юлий Осипович
 Шнейдеров, Владимир Адольфович

1956 
 Анисимов, Борис Иванович
 Анисимова-Вульф, Ирина Сергеевна
 Белый, Виктор Аронович
 Бергольц, Савелий Соломонович
 Босулаев, Анатолий Федотович
 Будашкин, Николай Павлович
 Буторин, Дмитрий Николаевич
 Бучкин, Петр Дмитриевич
 Ваховский, Михаил Михайлович
 Венецианов, Георгий Семёнович
 Вшивцев, Сергей Александрович
 Володин, Александр Владимирович (1897—1966), кларнетист, солист оркестра Большого театра СССР (1926—1959), профессор Московской консерватории (1940)
 Воронов, Борис Дмитриевич
 Генслер, Владимир Иванович
 Герасименко, Виктор Яковлевич
 Гершт, Меер Абрамович
 Гиацинтов-Булочников, Александр Михайлович (1896−1957), актёр, режиссёр.
 Гибалин, Борис Дмитриевич
 Григорьев, Михаил Александрович
 Дыдыкин, Николай Васильевич
 Ефимов, Владимир Семёнович
 Журавлев, Василий Васильевич
 Зандерлинг, Курт Игнатьевич
 Зиновьев, Николай Михайлович
 Золотарев, Георгий Акимович
 Зубкова, Тамара Ивановна
 Иоффе, Юрий Самойлович
 Калугина, Елена Владимировна
 Каманин, Александр Михайлович
 Кнушевицкий, Святослав Николаевич
 Князева, Ольга Николаевна
 Кокорекин, Алексей Алексеевич
 Копалин, Илья Петрович
 Костров, Александр Сергеевич
 Котухина, Анна Александровна
 Краснянский, Эммануил Борисович
 Куприн, Александр Васильевич
 Ладур, Михаил Филиппович
 Людмилин, Владимир Алексеевич
 Мазанов, Анатолий Михайлович
 Мельников, Николай Захарович
 Минакова, Евгения Фёдоровна
 Музиль, Александр Александрович
 Непринцев, Юрий Михайлович
 Нерода, Георгий Васильевич
 Николаев, Ярослав Сергеевич
 Парилов, Николай Михайлович
 Покаржевский, Петр Дмитриевич
 Поличкин, Александр Петрович
 Правдин, Николай Александрович
 Серебряный, Иосиф Александрович
 Соловьев-Седой, Василий Павлович
 Титков, Иван Васильевич
 Тризно, Борис Васильевич
 Улановский, Михаил Семёнович
 Уралов, Николай Иванович
 Фаворский, Владимир Андреевич
 Филиппов, Владимир Александрович
 Фомичев, Дмитрий Николаевич
 Христиансен, Лев Львович
 Шафран, Борис Семёнович
 Шильниковский, Евстафий Павлович
 Шпильберг, Илья Абрамович
 Борис Яковлев

1957 
 Александров, Серафим Николаевич (1907—1982), театральный художник, художник-живописец
 Андриканис, Евгений Николаевич (1909—1993), кинорежиссёр, сценарист и кинооператор
 Аникушин, Михаил Константинович (1917—1997), скульптор
 Анисимова, Нина Александровна (1909—1979), артистка балета, балетмейстер
 Арапов, Борис Александрович (1905—1992), композитор и педагог
 Артамонов, Алексей Павлович (1906—1994), композитор
 Астапов, Иван Степанович (1905—1982), художник-график, живописец
 Ахеджаков, Меджид Салехович (1914−2012), актёр, режиссёр
 Балабина, Фея Ивановна (наст. имя Феона, 1910—1982), солистка балета, балетмейстер и балетный педагог
 Белов (Белоцерковский), Евгений Николаевич (1902—2000), театральный режиссёр
 Белых, Серафим Пантелеймонович (1912—1988), театральный художник, художник-живописец
 Бенкендорф, Сергей Александрович (1909—1989), театральный режиссёр и педагог
 Браудо, Исай Александрович (1896—1970), органист, музыкальный педагог
 Бритаева, Зарифа Елбыздыкоевна (1919—2001), театральный режиссёр, педагог
 Варганов, Алексей Дмитриевич, директор Суздальского историко-художественного музея
 Варпех, Михаил Станиславович, главный художник Центрального театра транспорта
 Вечеслова, Татьяна Михайловна (1910—1991), артистка балета и балетный педагог
 Глухарева, Ольга Николаевна, искусствовед, заведующая отделом искусств Дальнего Востока Государственного музея восточных культур
 Гуревич, Григорий Израилевич (1905—1978), режиссёр, театральный деятель
 Дальцев, Зиновий Григорьевич (1883—1963), актёр, театральный деятель
 Дзержинский, Иван Иванович
 Добрынин, Прокопий Иванович (1909—1966), советский скульптор
 Дунаев, Александр Леонидович
 Епишин, Георгий Дмитриевич (1919—1995), театральный художник, педагог, народный художник РСФСР (1979)
 Животов, Алексей Семёнович
 Загурский, Борис Иванович (1901—1968), музыковед
 Иванов-Вано, Иван Петрович (наст. фамилия Иванов 1900—1987), режиссёр, художник и сценарист мультипликационного кино
 Иванов-Радкевич, Николай Павлович
 Ингал, Владимир Иосифович
 Кармен, Роман Лазаревич, (наст. фамилия Корнман 1906—1978), режиссёр, оператор документального кино, публицист
 Келлер, Иосиф Исаакович
 Кибальников, Александр Павлович (1912—1987), скульптор
 Кириллов, Михаил Николаевич (1908—1975), кинооператор
 Кожин, Михаил Владимирович
 Колотилова, Антонина Яковлевна
 Константиновский, Александр Иосифович
 Королев, Михаил Михайлович
 Космин, Иван Владимирович (1875 или 1882—1973), художник
 Кремлёв, Юлий Анатольевич
 Курдов, Валентин Иванович
 Лебединский, Борис Иванович
 Левашов, Валентин Сергеевич
 Леман, Альберт Семёнович
 Литинский, Генрих Ильич
 Лодий, Зоя Петровна
 Ломоносов, Николай Семёнович
 Лукашевский, Илья Авсеевич
 Львова, Вера Константиновна
 Милославов, Петр Михайлович
 Михайлов, Авенир Васильевич (1914—1983), русский хоровой дирижёр
 Могилевский, Давид Яковлевич
 Нелбяндян, Рафик Ваграмович
 Носов, Георгий Никифорович
 Носов, Михаил Михайлович (1887—1960), художник, этнограф и краевед
 Ожигова, Маргарита Петровна
 Пархоменко, Алексей Иванович
 Пащенко, Андрей Филиппович
 Пащенко, Мстислав Сергеевич (1901—1958), режиссёр-мультипликатор и сценарист
 Пименов, Георгий Иванович, художник
 Пинчук, Вениамин Борисович
 Платунов, Михаил Георгиевич
 Покрасс, Дмитрий Яковлевич
 Покровский, Александр Васильевич
 Попов, Дмитрий Федорович
 Попов, Евгений Григорьевич
 Проворов, Фёдор Фёдорович (1905—1975), кинооператор
 Пушков, Венедикт Венедиктович
 Разумный, Александр Ефимович (1891—1972), кинорежиссёр
 Рачёв, Евгений Михайлович
 Равенских, Борис Иванович
 Ромадин, Николай Михайлович (1903—1987), художник-живописец, педагог
 Сарымсаков, Ширьяздан Мухамеджанович
 Сахаров, Сергей Георгиевич, художник комбината «Продоформление»
 Серебряков, Николай Евеньевич
 Смирнов Николай Александрович (1897—1963), театральный режиссёр
 Стасевич, Абрам Львович, дирижёр Всероссийского гастрольно-концертного объединения
 Талалай, Владимир Львович
 Тимин, Александр Иванович (1910—1993), театральный художник, живописец, график и скульптор, народный художник РСФСР (1959)
 Тихонов, Николай Иванович (1900—1965), режиссёр неигрового кино
 Токарев, Владимир Николаевич
 Туралысов, Георгий Михайлович (1903—1970), график, живописец, художник-сценограф, народный художник ЯАССР (1946)
 Тюлин, Юрий Николаевич
 Файзи, Ахмед Сафиевич
 Файзи, Джаудат Харисович
 Фаттахов, Лотфулла Абдульменович
 Фёдоров, Леонид Александрович
 Фельдт, Павел Эмильевич
 Хавпачев, Хажбекир Хабалович
 Хейфиц, Иосиф Ефимович (1905—1995), кинорежиссёр, сценарист, педагог
 Хинкис, Эммануил Григорьевич
 Хныгин, Лазарь Алексеевич, художник
 Чежегов, Михаил Викторович
 Чернышов, Михаил Степанович
 Чечин, Александр Александрович
 Чишко, Олесь Семенович
 Чмырев, Анатолий Николаевич
 Шагжин, Цыренжап Галзутович (1918—1994), бурятский драматург, актёр и режиссёр
 Шейблер, Трувор Карлович
 Широпова, Виктор Георгиевич
 Шуйский, Евгений Михайлович
 Эдлин-Витальев, Виктор Львович (1906—1977), театральный режиссёр
 Эйсымонт, Виктор Владиславович
 Эрдман, Борис Робертович
 Юрин, Евгений Васильевич
 Якобсон, Леонид Вениаминович
 Якупов, Харис Абдрахманович
 Янсонс, Арвид Кришевич

1958 
 Алексеев, Леонид Андреевич
 Алпатов, Михаил Владимирович
 Аммосов, Терентий Васильевич
 Архангельский, Николай Александрович
 Беляевский, Александр Евграфович
 Векшин, Георгий Ефимович
 Верейский, Орест Георгиевич
 Волчек, Борис Израилевич
 Гаврилов, Игнатий Гаврилович
 Гальперин, Самсон Семёнович
 Гогин, Андрей Павлович
 Григорьев, Иван Семёнович
 Григорян, Грант Арамович
 Громов, Виктор Алексеевич
 Гусев, Сергей Евтеевич
 Дзиган, Ефим Львович
 Добротин, Александр Александрович
 Домбровский, Николай Северьянович
 Дударова, Вероника Борисовна
 Емельянова, Нина Петровна
 Емец, Пётр Павлович
 Ефимов, Владимир Васильевич
 Ефимова, (Шевалдышева) Софья Николаевна
 Ипполитов, Александр Иванович
 Калинин, Александр Александрович
 Катульская, Елена Климентьевна
 Кепинов, Григорий Иванович
 Киселёв, Юрий Петрович
 Коваленко, Евгений Кондратьевич
 Кондрашев, Тихон Алексеевич
 Корепанов, Герман Афанасьевич
 Кошкин, Михаил Михайлович
 Лактионов, Александр Иванович
 Лаптев, Алексей Михайлович
 Либеров, Алексей Николаевич
 Лифанов, Борис Николаевич
 Лихачёв, Михаил Иванович
 Логвинова, Мария Никитична
 Мальгинова-Гейзик, Неонилла Александровна
 Мальцев, Петр Тарасович
 Малютин, Марк Иванович
 Мамонов, Николай Алексеевич
 Машковцев, Николай Георгиевич
 Михайлов, Александр Михайлович (1911—2001), художник, педагог, общественный деятель
 Нисский, Георгий Григорьевич
 Петров, Иван Васильевич
 Радунский, Александр Иванович
 Рапопорт, Владимир Абрамович
 Руйга, Рудольф Крустинович
 Рюмин, Леонид Михайлович
 Ряузов, Борис Яковлевич
 Садовой, Филипп Михайлович
 Саркисов, (Саркисьянц) Оник Степанович
 Сатуновский, Михаил Львович
 Семёнов, Иван Максимович
 Сивцев, (Суорун Омолон) Дмитрий Кононович
 Скоков, Николай Николаевич
 Скрипниченко, Антонина Григорьевна
 Смолич, Дмитрий Николаевич
 Суни, Вальтер Эмильевич
 Терпсихоров, Николай Борисович
 Тулупова, Валентина Яковлевна
 Тюляев, Семён Иванович
 Фокин, Анатолий Фёдорович
 Цибин, Владимир Лукич
 Чемодуров, Евгений Григорьевич
 Чирьев-Сережин, Сергей Сергеевич
 Шварц, Дмитрий Петрович
 Шойхет, Исай Борисович
 Эйдинов, Семён Григорьевич

1959 
 Аглинцев, Борис Львович
 Алло, Александр Иванович
 Андроников, Ираклий Луарсабович
 Анци-Половский, Лазарь Яковлевич (1896—1968), кинорежиссёр, сценарист и актёр
 Арсеньев, Михаил Сергеевич
 Аферов, Семён Иванович
 Баранов, Иван Андреевич
 Батуев, Жигдит Абидуевич
 Белянин, Николай Яковлевич
 Блажевич, Селиверст Эдуардович
 Богданов, Михаил Александрович
 Боголепов, Дмитрий Александрович
 Бондаренко, Федор Пименович
 Виленский, Зиновий Моисеевич
 Виппер, Борис Робертович
 Вяткин, Сергей Иванович
 Грицай, Алексей Михайлович
 Гумилевская, Маргарита Николаевна
 Дубасов, Иван Иванович
 Дунаевский, Семён Осипович
 Иванов, Георгий Игнатьевич
 Ивановский, Николай Павлович
 Исанберт, Наки Сиразиевич
 Калатозов, Михаил Константинович
 Кардашев, Алексей Николаевич
 Карпова, Евгения Владимировна
 Карташова, Наталия Николаевна
 Климов, Аркадий Александрович
 Кононов, Василий Иванович (1905—1983), хореограф и балетмейстер
 Лавров, Сергей Сергеевич
 Лангинен, Лео Фомич
 Лебедев, Николай Иванович
 Литвинов, Александр Аркадьевич
 Матрунин, Борис Александрович
 Михайлов, Александр Семёнович
 Муромцев, Юрий Владимирович
 Мясников, Геннадий Алексеевич
 Набатов, Илья Семёнович
 Невежин, Федор Иванович
 Николаи, Владимир Николаевич
 Никольский, Николай Васильевич
 Окунчиков, Абрам Зиновьевич
 Орлов, Сергей Михайлович
 Осенев, Николай Иванович
 Паверман, Арнольд Израилевич
 Павлов, Георгий Ефимович
 Плотникова, Галина Николаевна
 Поликарпов, Николай Петрович
 Поличинецкий, Юрий Егорович
 Пузанов, Василий Дмитриевич
 Распопина, Анастасия Ивановна
 Рыбнов, Александр Васильевич
 Сандлер, Гиля Моисеевич
 Сахаров, Сергей Иванович
 Сигаев, Александр Иванович
 Смирнов, Игорь Валентинович
 Смыслов, Иван Михайлович
 Соловьев, Георгий Яковлевич
 Стрепихеев, Иван Викторович
 Тадэ, Михаил Михайлович
 Тихонович-Цеханский, Андрей Андреевич
 Туорила, Суло Александрович
 Чайков, Иосиф Моисеевич
 Чигорин, Николай Андреевич
 Шеленков, Александр Владимирович
 Шелковников, Андрей Андреевич
 Шемякин, Николай Николаевич
 Эльперин, Исаак Львович
 Юнтунен, Суло Хейккиевич
 Ямпилов, Баудоржа Базарович
 Яшин, Давид Исакович

1960 
 Авксентьев, Григорий Евгеньевич
 Александров, Владимир Александрович
 Алиханов, Расул
 Бабанкин, Анатолий Федорович
 Бондаренко, Павел Иванович
 Бруни, Татьяна Георгиевна
 Воинов, Леонид Иванович
 Гасанов, Готфрид Алиевич
 Голенко, Михаил Семенович
 Гончарова, Зинаида Петровна
 Гришин, Октябрь Васильевич
 Дагиров, Наби Садыкович
 Далгат, Джемал-Эддин Энверович
 Джемал, Муэддин-Араби Абдул-Меджидович
 Израилов, Танко Селимович
 Искандаров, Алексей Искандарович
 Кажлаев, Мурад Магомедович
 Кенель, Александр Александрович
 Кирюков, Леонтий Петрович
 Клементьева, Мария Львовна
 Коротаев, Александр Григорьевич
 Котляр, Николай Алексеевич
 Лукин, Филипп Миронович
 Люком, Елена Михайловна
 Малахиева, Валентина Васильевна
 Мамонтов, Владимир Ильич
 Маркова, Елена Гавриловна
 Монастырский, Петр Львович
 Новиков, Александр Григорьевич
 Пахомов, Николай Павлович
 Плиев, Христофор Сосланович
 Плотниченко, Григорий Максимович
 Резников, Борис Аронович
 Ромашев, Василий Иванович
 Рустамов, Гамид Алиевич (1911—1995), кумыкский режиссёр, драматург и актёр, народный артист РСФСР (1966)
 Сеткина-Нестерова, Ирина Фроловна (1900—1990), режиссёр документального кино, народная артистка РСФСР (1969)
 Силич, Любовь Николаевна
 Солодовников, Борис Александрович
 Солуянов, Павел Александрович
 Струнин, Александр Петрович
 Сукова, Татьяна Викторовна
 Тюлькин, Александр Эрастович
 Устинов, Александр Васильевич
 Фаззулин, Хасби Валиуллович (Валеевич)
 Факторович, Натан Григорьевич
 Федоров-Давыдов, Алексей Александрович
 Хазанов, Александр Борисович
 Чхартишвили, Арчил Евстафьевич
 Шаховская-Ржепишевская, Галина Александровна
 Шморгонер, Александр Давидович

1961 
 Амитов, Моисей Семёнович
 Генин, Юрий Генрихович
 Глидер, Михаил Моисеевич
 Гончаров, Андрей Александрович
 Давыдов, Иван Иванович
 Королева, Наталья Михайловна
 Овсянников, Леонид Фёдорович
 Пантюков, Георгий Николаевич
 Пасынков, Эмиль Евгеньевич
 Пекарский, Дмитрий Давыдович
 Полонский, Лев Лазаревич
 Роу, Александр Артурович
 Широков, Александр Семёнович (род. 1927), композитор, дирижёр
 Штейн, Сергей Львович
 Эркенов, Леонид Хаджимуразович

1962 
 Гронский, Борис Григорьевич
 Губер, Андрей Александрович
 Гуляев, Иван Матвеевич (1911—1978), дирижёр
 Данилова, Наталия Владимировна
 Друскин, Михаил Семёнович
 Дубова-Сергеева, Ундина Михайловна
 Илюхин, Александр Сергеевич
 Каширин, Михаил Иванович
 Константиновский, Владимир Семёнович
 Коротков, Иван Андреевич
 Малицкая, Ксения Михайловна
 Минский, Марк Львович
 Назаров, Николай Михайлович
 Павлов, Всеволод Владимирович
 Паллей, Павел Иванович
 Померанцев, Николай Николаевич
 Салманов, Вадим Николаевич
 Саханов, Александр Иванович
 Тихонов, (Потемкин) Кирилл Клементьевич
 Тупицын, Александр Фёдорович
 Чугунов, Александр Петрович
 Чухрай, Григорий Наумович
 Шапс, Александр Леонтьевич
 Юрлов, Александр Александрович

1963 
 Баласанян, Сергей Артемьевич (1902—1982), композитор, педагог, музыкальный и общественный деятель.
 Барской-Арнольд, Арнольд Григорьевич
 Белов, Кондратий Петрович
 Власов, Александр Кондратьевич
 Голубев, Евгений Кириллович
 Гуржибеков, Георгий Николаевич
 Долгоруков, Николай Андреевич
 Евстигнеев, Иван Васильевич
 Епифанов, Геннадий Дмитриевич
 Ильвовский, Александр Миронович
 Казанцев, Анатолий Алексеевич
 Кербель, Лев Ефимович
 Конников, Александр Павлович
 Коржев, Гелий Михайлович
 Кручинин, Валентин Яковлевич
 Кугач, Юрий Петрович
 Маймескул, Владимир Васильевич
 Местечкин, Марк Соломонович
 Моисеенко, Евсей Евсеевич
 Молчанов, Кирилл Владимирович
 Мыльников, Андрей Андреевич
 Нечитайло, Василий Кириллович
 Никитина, Тамара Петровна
 Павловский, Борис Васильевич
 Подляский, Юрий Станиславович
 Поздняков, Александр Борисович
 Пономарев, Николай Афанасьевич
 Попов, Серафим Владимирович
 Радугин, Борис Константинович
 Рождественский, Константин Иванович
 Росса-Расина, Лея Романовна
 Свешников, Дмитрий Константинович
 Симонов, Игорь Иванович
 Спадавекки, Антонио Эммунуилович
 Фере, Владимир Георгиевич
 Чулаки, Михаил Иванович (1908—1989), композитор, педагог и музыкальный деятель

1964 
 Абрамов, Марк Александрович
 Атаманов, Лев Константинович
 Барановский, Петр Дмитриевич
 Басов, Владимир Павлович (1923—1987), кинорежиссёр, сценарист, киноактёр
 Беляев, Василий Николаевич
 Григорьев, Михаил Степанович
 Доброклонский, Михаил Васильевич
 Долгоруков, Николай Андреевич
 Егоров, Юрий Павлович
 Иванов, Георгий (Юрий) Дмитриевич
 Кузьмин, Владимир Валентинович
 Кулиджанов, Лев Александрович
 Лебедев, Константин Михайлович
 Левинсон-Лессинг, Владимир Францевич
 Матье, Милица Эдвиновна
 Монахов, Владимир Васильевич (1922—1983), оператор и кинорежиссёр
 Пейко, Николай Иванович
 Пиотровский, Борис Борисович
 Реентович, Юлий Маркович
 Ростоцкий, Станислав Иосифович (1922—2001), кинорежиссёр, сценарист, актёр
 Серый, Николай Павлович
 Соловцов, Валерий Михайлович
 Столпер, Александр Борисович (1907—1979), кинорежиссёр, сценарист, педагог
 Туликов, Серафим Сергеевич
 Учитель, Ефим Юльевич
 Цехановский, Михаил Михайлович
 Чыргал-Оол, Алексей Боктаевич
 Юровский, Юрий Вадимович

1965 
 Алов, Александр Александрович (1923—1983), режиссёр, кинодраматург, педагог
 Амальрик, Леонид Алексеевич (1905—1997), режиссёр мультипликационных фильмов, художник
 Андриевский, Александр Николаевич (1899—1983), сценарист, режиссёр, педагог, один из создателей стереокино в СССР
 Арнштам, Лео Оскарович
 Будилов, Рафаил Нахимович
 Васильев, Всеволод Дмитриевич
 Венгеров, Владимир Яковлевич (1920—1997), режиссёр и сценарист игрового кино
 Гамбург, Григорий Семёнович
 Гелейн, Игорь Владимирович (1905—1985), кинооператор
 Григорьев, Роман Григорьевич (1911—1972), режиссёр документального кино, кинодраматург
 Гусев, Павел Иванович
 Гусман, Израиль Борисович
 Данелия, Георгий Николаевич (1930—2019), кинорежиссёр, сценарист, актёр
 Егиазаров, Гавриил Георгиевич (1916—1988), оператор, кинорежиссёр, сценарист
 Ерёмин, Сергей Николаевич (1903—1975), трубач, педагог-методист Московской консерватории, профессор
 Ершов, Михаил Иванович
 Когтев, Константин Александрович (1903—1991), режиссёр документального кино
 Лебедев, Андрей Константинович
 Лебедев, Поликарп Иванович
 Лебешев, Тимофей Павлович (1905—1981), кинооператор
 Левитин, Юрий Абрамович (1912—1993), композитор
 Левицкий, Николай Алексеевич (1911—1982), режиссёр и сценарист документального кино
 Лугов, Евгений Михайлович (1922—1982), композитор и дирижёр
 Лукинский, Иван Владимирович (1906—1986), режиссёр документального и игрового кино
 Макасеев, Борис Константинович (1907—1989), режиссёр и оператор документального кино, педагог
 Максимов, Константин Мефодьевич
 Медведкин, Александр Иванович (1900—1989), кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург
 Михайлов, Лев Дмитриевич
 Мордовин, Валентин Кириллович
 Назаров, Анатолий Михайлович (1906—1987), кинооператор
 Наумов, Владимир Наумович (1927—2021), кинорежиссёр, сценарист, актёр, продюсер, педагог
 Небылицкий, Борис Рудольфович (1909—1972), оператор и режиссёр документального кино
 Николаев, Владимир Васильевич
 Озеров, Юрий Николаевич (1921—2001), кинорежиссёр, сценарист, педагог
 Ордынский, Василий Сергеевич (1923—1985), кинорежиссёр, сценарист
 Островский, Аркадий Ильич (1914—1967), композитор-песенник
 Островский, Ефим Викторович
 Пилихина, Маргарита Михайловна (1926—1975), кинооператор, педагог
 Плавинский, Евгений Анатольевич
 Платонов, Николай Иванович
 Ройтман, Арнольд Савельевич
 Рязанов, Эльдар Александрович (1927—2015), кинорежиссёр, актёр, сценарист, поэт
 Садовская-Дурова, Анна Владимировна (1900—1978), артистка цирка, дрессировщица морских львов
 Самсонов, Самсон Иосифович (1921—2002), кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург, актёр
 Сегель, Яков Александрович (1923—1995), кинорежиссёр, кинодраматург, актёр, сценарист, прозаик
 Сокольников, Михаил Порфирьевич
 Стожаров, Владимир Фёдорович (1926—1973), живописец и художник
 Сутеев, Владимир Григорьевич (1903—1993), художник, сценарист и режиссёр
 Таланкин, Игорь Васильевич (1927—2010), кинорежиссёр, сценарист, педагог
 Терентьев, Борис Михайлович
 Трояновский, Марк Антонович (1907—1967), кинорежиссёр, оператор, сценарист
 Тулин, Юрий Нилович (1921—1983), живописец, график, мастер исторической картины
 Файдыш, Андрей Петрович
 Хуциев, Марлен Мартынович (1925—2019), кинорежиссёр, сценарист, актёр, педагог
 Цигаль, Владимир Ефимович
 Цыплаков, Виктор Григорьевич
 Чернядев, (Халфин) Константин Саулович
 Чигинский, Андрей Александрович (1904—1978), режиссёр, сценарист, кинодраматург
 Шапиро, Евгений Вениаминович
 Швейцер, Михаил Абрамович (1920—2000), кинорежиссёр и сценарист

1966 
 Басин, Натан Израилевич
 Бондаренко, Петр Абрамович
 Вайман, Михаил Израилевич
 Владимиров, Игорь Петрович
 Волошин, Александр Маркиянович
 Гинзбург, Лео Морицевич
 Голланд, Абрам Исаевич
 Гусев, Петр Андреевич
 Джапаридзе, Павел Васильевич
 Иванов, Владимир Николаевич
 Келдыш, Георгий Всеволодович
 Киржнер, Яков Маркович
 Козолупова, Галина Семёновна
 Комиссаржевский, Виктор Григорьевич (1912—1981)
 Кошеверова, Надежда Николаевна (1902—1989), кинорежиссёр
 Кувшинников, Николай Николаевич
 Кузнецов, Борис Евгеньевич
 Кузьмин, Николай Васильевич
 Лачинов, Арам Николаевич
 Лиозин, Игорь Михайлович
 Мазель, Лев Абрамович
 Николаев, Александр Александрович
 Орвид, Георгий Антонович
 Плешаков, Иван Иванович
 Поспехин, Лев Александрович
 Протопопов, Владимир Васильевич
 Раков, Николай Петрович
 Ройзман, Леонид Исаакович
 Руднева, Анна Васильевна
 Сарахатунов, Борис Константинович (1924—2018)
 Скребков, Сергей Сергеевич
 Солодуев, Николай Никанорович
 Суренский, Дмитрий Васильевич
 Тамарин-Хмыров, Борис Петрович (1894—1978), актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист
 Усов, Антон Иванович
 Цуккерман, Виктор Абрамович
 Янкелевич, Арсений Александрович
 Янкелевич, Юрий Исаевич
 Ярустовский, Борис Михайлович

1967 
 Балтачеева, Наима Валеевна
 Быков, Захар Николаевич
 Вайнштейн, Эмиль Абрамович
 Виноградов, Николай Дмитриевич
 Георгиан, Армен Яковлевич (1904—1993), виолончелист, педагог
 Голубовский, Борис Гаврилович
 Горощенко, Глеб Тимофеевич
 Дембаев, Григорий Савельевич
 Елисеев, Юрий Николаевич
 Ефремов, Олег Николаевич (1927—2000), театральный режиссёр, актёр, педагог и театральный деятель
 Зайцев, Александр Дмитриевич
 Книппер, Лев Константинович
 Колошин, Анатолий Александрович
 Кристи, Леонид Михайлович
 Левина, Зара Александровна
 Маслов, Фёдор Иванович
 Михайловский, Иосиф Александрович
 Михалков, Сергей Владимирович (1913—2009), писатель, поэт, баснописец, драматург, военный корреспондент, автор текстов гимнов Советского Союза и Российской Федерации
 Самохвалов, Александр Николаевич
 Трауберг, Леонид Захарович (1902—1990), кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург, педагог
 Цициковский, Ян Станиславович
 Чаплыгин, Николай Петрович
 Шатров, Игорь Владимирович (1918—1991), оператор, кинорежиссёр, сценарист
 Шелков, Валентин Иванович
 Юнович, Софья Марковна

1968 
 Авербах, Моисей Зискиндович
 Айзенберг, Григорий Давыдович (1908—1993), оператор комбинированных съёмок, оператор-постановщик
 Баженов, Александр Владимирович
 Бехтеев, Владимир Георгиевич (1878—1971), живописец, график, сценограф
 Богданов-Березовский, Валериан Михайлович (1903—1971), композитор, музыковед, балетовед, критик, педагог
 Богословский, Никита Владимирович (1913—2004), композитор, дирижёр, пианист, литератор
 Бродский, Иосиф Нафтольевич
 Брумберг, Валентина Семёновна (1899—1975), режиссёр и художник мультипликационного кино
 Брумберг, Зинаида Семёновна (1900—1983), режиссёр и художник мультипликационного кино, кинодраматург
 Бруссе, Георгий Артурович
 Васильев, Николай Дмитриевич
 Васильев, Фёдор Семёнович
 Веймарн, Борис Владимирович (1909—1990), историк искусства, художественный критик, востоковед, действительный член АХ СССР (1973)
 Вишняков, Борис Владимирович
 Вязников, Александр Гаврилович
 Гальперин, Александр Владимирович (1907—1995), кинооператор, педагог, кандидат искусствоведения (1940)
 Готлиб, Михаил Давидович (1907—1978), композитор, пианист и музыкальный педагог
 Гранатман, Владимир Владимирович
 Гулин, Вячеслав Иванович
 Жарковский, Евгений Эммануилович
 Загонек, Вячеслав Францевич (1919—1994), живописец и художник, мастер пейзажа. Заслуженный художник РСФСР (1963), народный художник СССР (1985), член АХ СССР
 Зенякин Аркадий Михайлович (1915—1990), кинооператор и режиссёр, сценарист
 Иванов-Чуронов, Михаил Федорович
 Каплуновский, Владимир Павлович (1906—1969), кинорежиссёр и художник-постановщик, лауреат двух Сталинских премий (1947, 1950)
 Карасик, Давид Исаакович
 Кап, Сигизмунд Абрамович
 Кеменов, Владимир Семёнович (1908—1988), историк искусства и государственный деятель, доктор искусствоведения (1958), действительный член АХ СССР (1954)
 Киселёв, Алексей Васильевич
 Киселёв, Василий Николаевич (1919—1992), оператор документального кино, фотокорреспондент
 Киселёв, Фёдор Иванович (1905—1972), режиссёр и сценарист документального кино, педагог
 Колпинский, Юрий Дмитриевич
 Кольцатый, Аркадий Николаевич (1905—2002), кинорежиссёр и оператор
 Лео, Борис Михайлович
 Марков, Борис Семёнович
 Монахов, Владимир Багратович
 Певзнер, Борис Ильич
 Полуянов, Сергей Сергеевич (1924—1983), кинооператор и фотокорреспондент
 Потапов, Иннокентий Афанасьевич
 Прицкер, Давид Абрамович (1900—1978), композитор
 Пушкин, Александр Иванович (1907—1970), артист балета и балетный педагог
 Рафаилова, Лидия Иосифовна
 Резинин, Анатолий Андреевич
 Русанов, Павел Васильевич (1909—1994), оператор, режиссёр и сценарист документального кино
 Рымаренко, Леонид Иванович
 Савельева, Эра Михайловна(1913—1985), кинооператор, режиссёр, художник документального кино
 Санакоев, Сергей Павлович (1920—2002), скульптор, заслуженный деятель искусств Северо-Осетинской АССР, заслуженный художник РСФСР (1960), народный художник РСФСР (1991)
 Сегал, Михаил Давыдович
 Семёнов, Борис Александрович (1917—1991), художник-живописец, график
 Соколова, Наталия Ивановна
 Сысоев, Пётр Матвеевич
 Ткаченко, Тамара Степановна
 Форманчук, Петр Ананьевич
 Фрэз, Илья Абрамович (1909—1994), кинорежиссёр, сценарист
 Фридман, Виталия Самуиловна
 Хачатурян, Эмин Левонович
 Хирбю, Григорий Яковлевич (1911—1983), чувашский композитор, член правления Союза композиторов Чувашии
 Хитрук, Фёдор Савельевич (1917—2012), мультипликатор, режиссёр, сценарист, педагог, переводчик
 Ходяшев, Виктор Александрович
 Шихматов, Леонид Моисеевич
 Юсов, Вадим Иванович (1929—2013), кинооператор и педагог,
 Ягудин, Юлий Григорьевич
 Яковлев, Владимир Тимофеевич (1905—1978), кинооператор и педагог
 Янсон-Манизер, Елена Александровна

1969 
 Агамирзян, Рубен Сергеевич (1922—1991), актёр, театральный режиссёр, педагог
 Альтшулер, Борис Абрамович (1904—1994), режиссёр, сценарист научно-популярного кино, Кандидат искусствоведческих наук (1955)
 Антонов, Леонид Александрович (1909—1985), режиссёр научно-популярного кино
 Арцеулов, Олег Константинович (1927—2001), оператор и режиссёр документального кино
 Бессарабов, Игорь Викторович (1919—1993), оператор и режиссёр документального кино
 Вайсфельд, Илья Вениаминович (1909—2003), теоретик кино, киновед, киносценарист, доктор искусствоведения (1966)
 Васина-Гроссман, Вера Андреевна (1908—1990), музыковед
 Габрилович, Евгений Иосифович (1899—1993), писатель, кинодраматург, сценарист, теоретик кино
 Гайдай, Леонид Иович (1923—1993), кинорежиссёр, сценарист, актёр
 Гарибян, Граир Акопович (1904—1978), кинооператор
 Гинзбург, Валерий Аркадьевич (1925—1998), кинооператор
 Гинцбург, Александр Ильич (1907—1972), оператор и режиссёр
 Гончаров, Андрей Дмитриевич
 Грошев, Александр Николаевич (1905—1973), киновед
 Дегтярёв, Владимир Дмитриевич (1916—1974), режиссёр-мультипликатор, художник-постановщик
 Дёжкин, Борис Петрович (1914—1992), режиссёр-мультипликатор, художник, сценарист
 Дудко, Аполлинарий Иванович (1909—1971), кинооператор, режиссёр, сценарист
 Ешурин, Владимир Семёнович (1909—1985), оператор и режиссёр документального кино
 Ждан, Виталий Николаевич (1913—1993), киновед
 Зименко, Владислав Мстиславович
 Кандинский, Алексей Иванович
 Каплер, Алексей Яковлевич (1903—1979), кинодраматург
 Карев, Александр Михайлович (1899—1975), актёр, режиссёр, педагог
 Кацман, Клара Абрамовна
 Киселёв, Сергей Иванович
 Клигман, Мария Марковна (1908—1994), режиссёр неигрового кино
 Кликс, Рудольф Ригольдович
 Ключарёв, Александр Сергеевичч (1906—1972), композитор, дирижёр и пианист
 Лебедев, Николай Алексеевич
 Лобова, Тамара Григорьевна (1911—2007), кинооператор
 Мазрухо, Леон Борисович (1908—1979), кинооператор и режиссёр
 Мандель, Семён Соломонович (1907—1974), художник театра и кино
 Мартов, Жозеф Климентьевич (1900—1972), кинооператор и сценарист
 Махнач, Леонид Владимирович (1933—2014), режиссёр документального кино, сценарист
 Мешко, Нина Константиновна (1917—2008), хормейстер, композитор, педагог, деятель народного искусства
 Микоша, Владислав Владиславович (1909—2004), кинооператор, режиссёр-документалист
 Митрохин, Дмитрий Исидорович (1883—1973), график, иллюстратор, мастер станковой гравюры, офорта и литографии
 Монастырский, Борис Савельевич (1903—1977), кинооператор
 Монгловский, Юрий Викторович (1920—1982), оператор и режиссёр документального кино
 Монюков, Виктор Карлович
 Морозов, Сергей Дмитриевич (1905—1978), артист цирка, режиссёр-педагог
 Муранов, Лев Борисович (1930—2008), хоровой дирижёр, педагог
 Нестеров, Аркадий Александрович (1918—1999), композитор, педагог, музыкально-общественный деятель доктор искусствоведения
 Парамонова, Кира Константиновна (1916—2005) — киновед, историк и педагог, доктор искусствоведения
 Перкун, Георгий Васильевич (1916—1983), балетмейстер, цирковой режиссёр
 Петрицкий, Анатолий Анатольевич (р, 1931), кинооператор, режиссёр
 Погодин, Константин Иванович (1909—1993), кинооператор
 Полковников, Владимир Иванович (1906—1982), режиссёр мультипликационных фильмов
 Прокофьев, Владимир Николаевич (1910—1982), театровед
 Радомысленский, Вениамин Захарович (1909—1980), театровед, педагог
 Рымаренко, Леонид Иванович (1907—1996), кинорежиссёр
 Сааков, Леон Николаевич (1909—1989), кинорежиссёр
 Сокольский, Лев Евгеньевич (1910—1970), кинооператор
 Степанов, Николай Лаврентьевич (1911—1982), артист цирка, акробат, режиссёр
 Темерин, Алексей Сергеевич (р. 1923), кинооператор
 Тенета, Алексей Ильич (1899—1972), скульптор и график
 Таранов, Михаил Афанасьевич (1909—1973), художник-график, педагог
 Трофимов, Глеб Николаевич (1908—1989), оператор, режиссёр документального кино
 Тяпкин, Фёдор Александрович (1912—1992), режиссёр документального кино
 Фастович, Вячеслав Ксаверьевич (1911—2001), кинооператор
 Фрадкин, Марк Григорьевич (1914—1990), композитор
 Хавчин, Абрам Львович (1912—1999), оператор документального кино
 Хубов Георгий Никитич (1902—1981), музыковед и музыкальный деятель
 Шукшин, Василий Макарович (1929—1974), писатель, кинорежиссёр, актёр, сценарист
 Юренев, Ростислав Николаевич (1912—2002), кинокритик, киновед, педагог
 Юровский, Владимир Михайлович (1915—1972), композитор

1970 
 Агарков, Олег Михайлович
 Барбутлы, Мансур Яхич
 Баркан, Семён Аркадьевич
 Белоусов, Пётр Петрович (1912—1989), живописец, график и педагог
 Веретенников, Геннадий Васильевич
 Гогава, Тамара Давидовна
 Дариенко, Пётр Степанович
 Дмитриев, Александр Сергеевич
 Еремеев, Владимир Павлович
 Кангер, Евгений Августович, педагог и концертмейстер ансамбля имени Александрова
 Кац, Арнольд Михайлович
 Кириков, Василий Осипович
 Клушанцев, Павел Владимирович (1910—1999), кинорежиссёр, оператор, сценарист
 Кожевников, Борис Тихонович (1906—1985), композитор и дирижёр
 Константинов, Георгий Викторович
 Кудрявцев, Геннадий Александрович
 Кузнецов, Константин Андреевич
 Лапшин, Ярополк Леонидович (1920—2011), кинорежиссёр, сценарист, актёр
 Лебедев-Шуиский, Анатолий Адрианович
 Лебедев, Герман Степанович
 Лушин, Александр Федорович
 Маторин, Михаил Владимирович
 Муртазина, Шаура Мусовна
 Назаренко, Иван Карпович
 Образцов, Алексей Алексеевич
 Ознобищев, Константин Викторович
 Пименов, Владимир Федорович
 Плахт, Иоэль Иосифович
 Почиталов, Василий Васильевич
 Рахов, Василий Васильевич
 Сидорин, Петр Андреевич
 Сидушкин, Нифонт Афанасьевич
 Солодовников, Александр Васильевич
 Сударушкин, Виктор Борисович
 Сурков, Евгений Данилович (1915—1988), литературный, театральный и кинокритик, редактор, педагог
 Таныгин, Гаврил Федорович
 Тарев, Михаил Михайлович
 Ткачев, Алексей Петрович
 Ткачев, Сергей Петрович
 Фельдман, Измаил Львович
 Фонвизин, Артур Владимирович
 Холминов, Александр Николаевич (1925—2015), композитор, музыкально-общественный деятель, народный артист СССР (1984)
 Хомский, Павел Осипович (1925—2016), режиссёр
 Чушкин, Николай Николаевич
 Шах-Азизов, Константин Язонович
 Шевчук, Леонид Николаевич
 Щедрин, Родион Константинович
 Яхин, Рустем Мухамет-Хазеевич

1971 
 Анненский, Исидор Маркович
 Вайнберг, Моисей Самуилович
 Дмитриев, Леонид Владимирович
 Казанский, Серафим Константинович
 Морозов, Альбин Иванович
 Пахмутова, Александра Николаевна (род. 1929), композитор-песенник, общественный деятель
 Понтрягин, Павел Михайлович
 Рейнгольд, Семен Моисеевич
 Свинин, Михаил Ильич
 Хачатурян, Карэн Суренович
 Шишаков, Юрий Николаевич
 Шортанов, Аскерби Тахирович

1972 
 Айзикович, Иосиф Юрьевич
 Апрессов, Владимир Григорьевич
 Волков, Николай Николаевич (1897—1974), художник график, теоретик искусства
 Горб, Владимир Александрович
 Горбунов, Пётр Иванович
 Григорян, Асатур Григорьевич
 Евлахов, Орест Александрович
 Зуев, Иван Георгиевич
 Зыбцев, Алексей Лукич
 Иоаниди, Семён Семёнович
 Качанов, Роман Абелевич
 Кондахчан, Арамазд Иосифович
 Кончаловская, Наталья Петровна
 Котов, Николай Иванович
 Красницкий, Евгений Иосифович
 Кривошапко, Галина Михайловна
 Кузьмин, Сергей Васильевич
 Куликов, Павел Васильевич
 Макаров, Евгений Петрович
 Маранц, Берта Соломоновна
 Марков, Владимир Фёдорович
 Мержанов, Виктор Карпович
 Оссовский, Лев Моисеевич
 Пахомов, Василий Иванович
 Петров, Андрей Павлович
 Поляновский, Георгий Александрович
 Рогаль, Виталий Сергеевич
 Романовский, Пётр Иванович
 Сосновцев, Борис Андреевич
 Степанцев, Борис Павлович
 Табачников, Ефим Давыдович
 Тимошин, Георгий Алексеевич
 Тюнтина, Лидия Михайловна
 Фельцман, Оскар Борисович
 Филиппов, Борис Михайлович
 Харитонов, Владимир Гаврилович
 Штильман, Давид Шлеймович
 Ядых, Павел Арнольдович

1973 
 Аедоницкий, Павел Кузьмич (1922—2003), композитор
 Бобылев, Иван Тимофеевич (1925—2014), актёр, театральный режиссёр
 Борисов, Юрий Петрович (1929—1994), театральный деятель, хормейстер
 Бунеев, Борис Алексеевич (1921—2015), кинорежиссёр, сценарист, режиссёр дубляжа
 Вербова, Нина Александровна
 Вертков, Константин Александрович (1906—1972), российский музыковед
 Гилязев, Габдулла Габдрахманович
 Глазунов, Илья Сергеевич (1930—2017), художник-живописец, педагог
 Глезер, Раиса Владимировна (1914—1985), музыковед
 Данилевич, Лев Васильевич
 Делициев, Сергей Гаврилович (1903—1981), дирижёр, пианист
 Добронравов, Фёдор Борисович (1921—2014), кинооператор
 Ефремова, Вера Андреевна (1929—2021), театральный режиссёр
 Жданов, Леонид Тимофеевич
 Жигульский, Юрий Ефимович (1936—2013), театральный режиссёр
 Истратов, Юрий Иванович (1928—2007), художник кино, живописец и график
 Каратеев, Леонид Ипполитович
 Колобков, Сергей Михайлович (1927—2007), баянист, дирижёр
 Логачёв, Николай Ефремович
 Меерович, Илья Маннович (1906—2002), дирижёр, композитор
 Минх, Николай Григорьевич (1912—1982), композитор и дирижёр
 Николаев, Алексей Александрович (1931—2003), композитор
 Онегин, Алексей Евсеевич (1920—1989), баянист и дирижёр
 Опрышко, Пётр Александрович
 Родыгин, Евгений Павлович (1925—2020), композитор
 Саква, Константин Константинович
 Серов, Эдуард Афанасьевич (1937—2016), дирижёр
 Слюсарев, Пётр Иванович
 Солодухо, Яков Семёнович (1911—1987), композитор, музыкальный деятель
 Ставский, Константин Владимирович
 Сурков, Анатолий Алексеевич
 Топорков, Геральд Николаевич (1928―1977), композитор
 Френкель, Ян Абрамович (1920—1989), композитор-песенник, скрипач, пианист
 Цесляк, Владимир Станиславович (1924—1995), актёр, режиссёр
 Черкасова, Наталья Валентиновна
 Чунихин, Нариман Евгеньевич (1929—1995), дирижёр
 Экк, Николай Владимирович (1902—1976), киноактёр, режиссёр театра и кино

1974 
 Аболимов, Пётр Фёдорович
 Азаров, Виллен Авраамович
 Ардашников, Наум Михайлович
 Ахметов, Хусаин Файзуллович
 Бабаян, Агаси Арутюнович
 Бартенев, Игорь Александрович
 Баснер, Вениамин Ефимович
 Белых, Алексей Павлович
 Беляков, Вячеслав Филиппович
 Блинов, Евгений Григорьевич
 Бэлза, Игорь Фёдорович
 Валиуллин, Хуснулла Валиуллович
 Вермишева, Екатерина Ивановна
 Викторов, Ричард Николаевич
 Воинов, Константин Наумович
 Гладков, Михаил Николаевич
 Грошева, Елена Андреевна
 Гурин, Илья Яковлевич
 Долгополов, Игорь Викторович
 Емельянов, Петр Григорьевич
 Ермакова, Людмила Владимировна
 Казанский, Геннадий Сергеевич
 Карелов, Евгений Ефимович
 Касаткин, Павел Дмитриевич
 Коган, Семен Аркадьевич
 Колмановский, Эдуард Савельевич
 Короев, Хазби Герасимович
 Лавров, Герман Николаевич
 Ланской, Виталий Викторович
 Левандо, (Тимонова) Ираида Павловна
 Лупол, Иван Эммануилович
 Луппов, Анатолий Борисович
 Мартынов, Иван Иванович
 Митта, Александр Наумович
 Кончаловский, Андрей Сергеевич (род. 1937), режиссёр, сценарист, общественный и политический деятель
 Олоновский, Николай Владимирович
 Петриченко, Константин Никифорович
 Проваторов, Геннадий Пантелеймонович
 Раухвергер, Михаил Рафаилович
 Сахаров, Алексей Николаевич
 Слабневич, Игорь Михайлович
 Тарковский, Андрей Арсениевич
 Тутунов, Владимир Иванович
 Фелицын, Игорь Алексеевич (1918—1977), кинооператор комбинированных съёмок
 Филиппов, Фёдор Иванович
 Харитонов, Александр Васильевич
 Хаханов, Дудар Соломонович
 Храбровицкий, Даниил Яковлевич
 Чулюкин, Юрий Степанович
 Шепитько, Лариса Ефимовна (1938—1979), кинорежиссёр и сценарист, актриса
 Эльяш, Николай Иосифович
 Юфа, Абрам Моисеевич
 Якович, Михаил Яковлевич

1975 
 Афанасьев, Леонид Викторович
 Бродский, Савва Григорьевич
 Гасюк, Дмитрий Романович
 Головня, Борис Владимирович
 Гордеев, Владимир Петрович
 Гуляев, Владимир Дмитриевич
 Иорданский, Михаил Вячеславович
 Киселёв, Василий Васильевич
 Козлов, Фёдор Михайлович
 Кочетков, Александр Степанович
 Макарова, Нина Владимировна
 Мамонтов, Анатолий Васильевич
 Меньшенин, Герман Викторович
 Меркулов, Иван Захарович
 Никитин, Владимир Архипович
 Полюшенко, Андрей Петрович
 Рычков, Борис Николаевич
 Салимжанов, Марсель Хакимович
 Семенов, Виктор Николаевич
 Сергеев, Николай Петрович
 Соколов, Александр Львович
 Столбов, Александр Аронович
 Темерин, Сергей Митрофанович
 Уланов, Юрий Михайлович
 Фетин, Владимир Александрович
 Флярковский, Александр Георгиевич
 Хаханян, Христофор Михайлович
 Чешев, Иван Иванович
 Яковлев, Валерий Николаевич

1976 
 Авербах, Илья Александрович
 Агафонников, Игорь Германович
 Аккуратов, Евгений Васильевич
 Александров, Юрий Михайлович
 Андрусенко, Ананий Степанович
 Асламас, Анисим Васильевич
 Бганцев, Игорь Николаевич
 Бинкин, Зельман Юдович
 Бони, Венедикт Александрович
 Боярчиков, Николай Николаевич
 Бобровский, Анатолий Алексеевич
 Брагинский, Эмиль Вениаминович
 Владимиров, Юрий Яковлевич
 Востоков, Евгений Иванович
 Габараев, Илья Гаврилович
 Гантман, Юрий Самсонович
 Гребнев, Анатолий Борисович
 Дорман, Вениамин Давыдович
 Дубницкая, Ирина Александровна
 Дунский, Юлий Теодорович
 Ежов, Валентин Иванович
 Епифанов, Георгий Кузьмич
 Журавлев, Василий Николаевич
 Заболоцкий, Анатолий Дмитриевич
 Зарафьян, Инна Суреновна
 Захаров, Григорий Алексеевич
 Иванов, Георгий Николаевич
 Ильин, Алексей Сергеевич
 Интезаров, Аркадий Иванович
 Иовлева, Тамара Ивановна
 Истомин, Александр Сергеевич
 Кеосаян, Эдмонд Гарегинович
 Климов, Элем Германович
 Колеватов, Анатолий Андреевич
 Комаров, Владимир Сергеевич
 Котёночкин, Вячеслав Михайлович
 Крайненков, Леонид Сергеевич
 Кузнецов, Анатолий Васильевич
 Кузнецов, Василий Сергеевич
 Куликов, Борис Иванович
 Лифшиц, Михаил Александрович
 Лядова, Людмила Алексеевна
 Максимов, Лев Алексеевич
 Манджиев, Эмба Эрендженович
 Маранджян, Генрих Саакович
 Мельников, Виталий Вячеславович
 Месхиев, Дмитрий Давыдович
 Микаэлян, Сергей Герасимович
 Моролев, Олег Михайлович
 Нахабцев, Владимир Дмитриевич
 Панфилов, Глеб Анатольевич
 Пензов, Иван Алексеевич
 Петров, Владимир Викторович
 Плинер, Виктор Львович
 Покровский, Евгений Георгиевич
 Попов, (Бакалов) Леонид Ованесович
 Портнов, Георгий Анатольевич
 Прокопинский, Геннадий Иванович
 Садовский, Виктор Александрович
 Сивухин, Лев Константинович
 Сизов, Николай Трофимович
 Симачев, Николай Романович
 Симанский, Михаил Николаевич
 Скобцов, Иван Михайлович
 Соловьёв, Василий Иванович
 Соловьёв, Сергей Александрович
 Сонин, Виктор Александрович
 Сахиров, Фёдор Семёнович
 Табачников, Модест Ефимович
 Терентьев, Виктор Сергеевич
 Титов, Лев Дмитриевич
 Травкин, Борис Тихонович
 Трегубович, Виктор Иванович
 Усыпенко, Федор Павлович
 Ухов, Юрий Владимирович
 Филатов, Иван Иванович
 Фрид, Валерий Семёнович
 Ходяков, Вячеслав Николаевич
 Чарухчиянц, Мартирос Акопович
 Черенцов, Лев Сергеевич
 Чикваидзе, Елена Георгиевна
 Шлезингер, Владимир Георгиевич
 Эфрос, Анатолий Исаевич
 Юрушкина, Нина Андреевна
 Якушев, Виктор Михайлович

1977 
 Багратуни, Ваган Вачеевич
 Бадхен, Анатолий Семёнович
 Белов, Лев Серапионович
 Бойко, Ростислав Григорьевич
 Бойков, Владимир Васильевич
 Бугров, Владимир Васильевич
 Буткевич, Олег Викторович
 Гольденберг, Ольга Николаевна
 Громов, Николай Захарович
 Диев, Борис Александрович
 Дроздов, Глеб Борисович
 Заславский, Семён Аркадьевич
 Захаров, Марк Анатольевич
 Захарченко, Виктор Гаврилович
 Зетель, Исаак Зусманович
 Колесов, Михаил Сергеевич
 Крюков, Анатолий Васильевич
 Кутдусов, Джавид Абдураимович
 Модзолевский, Вячеслав Дмитриевич
 Нагли, Михаил Владимирович
 Наравцевич, Борис Абрамович
 Осипов, Дмитрий Михайлович
 Парамонов, Анатолий Васильевич
 Пузей, Николай Михайлович
 Рахлин, Рафаил Павлович
 Рубин, Владимир Ильич
 Слонов, Юрий Михайлович
 Соловьев, Михаил Михайлович
 Сутюшев, Макмунд Галеевич
 Тхакумашев, Нальбий Шабанович
 Ульянов, Николай Сергеевич
 Хайрутдинов, Афзал Насретдинович

1978 
 Алексеев, Александр Васильевич
 Афанасьев, Дмитрий Владимирович
 Барабашев-Паскен, Игорь Сергеевич
 Беленький, Борис Вульфович
 Быстров, Александр Иванович
 Вайншток, Владимир Петрович
 Валеев, Лек Валеевич
 Воробьев, Владимир Егорович
 Говорушко, Петр Иванович
 Доброхотов, Николай Николаевич
 Егоров, Виктор Михайлович
 Железняков, Валентин Николаевич (1930—2013)
 Жемчужин, Георгий Георгиевич
 Иванов, Анатолий Васильевич (режиссёр)
 Иванов, Анатолий Васильевич (трубач)
 Иванов, Виктор Леонидович
 Ильин, Игорь Павлович
 Исхакова, Лейля Хабибулловна
 Казанов, Михаил Михайлович
 Казановский, Евгений Федорович
 Кальянов, Стефан Тимофеевич
 Катин-Ярцев, Юрий Васильевич
 Керер, Рудольф Рихардович
 Кочергин, Эдуард Степанович
 Краснопольский, Владимир Аркадьевич
 Кузьмина, Мария Тимофеевна
 Курчевский, Вадим Владимирович
 Ледин, Юрий Янович
 Личко, Александр Васильевич
 Лондонов, Петр Петрович
 Лукавецкий, Мирон Ярославович
 Метальников, Будимир Алексеевич
 Михайлов, Николай Михайлович
 Мишин, Александр Иванович
 Монгловская, Галина Сергеевна
 Наумов, Лев Николаевич
 Орлов, Наум Юрьевич
 Парцхаладзе, Мераб Алексеевич
 Юрий Петров
 Почиковский, Артур Евгеньевич
 Птичкин, Евгений Николаевич
 Пушечников, Иван Фёдорович
 Сайфуллин, Тагир Сергеевич
 Саульский, Юрий Сергеевич
 Севрюков, Михаил Спиридонович
 Серебряков, Анатолий Феодосьевич
 Слонимский, Сергей Михайлович
 Ставская, Людмила Владимировна
 Тищенко, Борис Иванович
 Толстой, Владимир Павлович
 Тохчуков, Борис Хусейнович
 Усков, Валерий Иванович
 Фандеев, Тимофей Игнатьевич
 Фахрутдинов, Харис Фасхиевич
 Хайкин, Артур Юзефович
 Цытович, Тамара Эрастовна
 Чернушенко, Владислав Александрович
 Чичков, Юрий Михайлович (1929—1990)
 Шаинский, Владимир Яковлевич
 Шнеерсон, Григорий Михайлович

1979 
 Аксенчук, Иван Семёнович (1918—1999), кинорежиссёр, художник-мультипликатор
 Антонова, Ирина Александровна (1922—2020), искусствовед, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 Асеев, Борис Николаевич
 Барсов, Виктор Наумович
 Бородин, Алексей Владимирович
 Варламов, Александр Владимирович
 Васильев, Алексей Григорьевич
 Васильев, Владимир Николаевич
 Васильев, Игорь Иванович
 Ваховский, Григорий Залманович
 Вербицкий, Владимир Игоревич
 Владимирский, Леонид Викторович (1920—2015), график и иллюстратор, писатель
 Волков, Леонид Михайлович
 Володин, Владимир Иванович
 Гаврилин, Валерий Александрович
 Гайдамович, Татьяна Алексеевна
 Гостнев, Игорь Аронович
 Гусев, Виктор Евгеньевич
 Давыдов, Роман Владимирович
 Дербышева, Лия Николаевна
 Зив, Михаил Павлович
 Иванович, Георгий Александрович
 Израйлевич, Леонид Иосифович
 Касаткин, Игорь Львович
 Каштелян, Сергей Андреевич
 Квасов, Анатолий Николаевич
 Козлянинова, Ирина Петровна
 Колобов, Евгений Владимирович
 Кравченко, Ксения Степановна
 Крылов, Александр Иванович
 Кудашева, Татьяна Николаевна
 Лебедев, Олег Алексеевич
 Левитан, Аркадий Юлианович
 Макаров, Николай Владимирович
 Манилов, Николай Иннокентьевич
 Масленников, Игорь Фёдорович
 Мирный, Игорь Валентинович
 Миронович, Игорь Георгиевич
 Носихин, Леонид Фёдорович
 Орловский, Андрей Львович
 Остальский, Всеволод Порфирьевич
 Попов, Александр Иосифович
 Пригожин, Люциан Абрамович
 Ревякин, Пётр Петрович
 Руднев, Владимир Валентинович
 Серебренников, Николай Николаевич
 Смирнов, Мстислав Анатольевич
 Соловьев, Борис Нифантьевич
 Судакова, Ирина Ильинична
 Тарасова, Ольга Георгиевна
 Таривердиев, Микаэл Леонович
 Тигранов, Георгий Григорьевич
 Умрихин, Юрий Иванович
 Утешев, Александр Павлович
 Ушаков, Константин Алексеевич
 Хагагортян, Эдуард Арамович
 Хоменко, Владимир Владимирович
 Черменская, Клавдия Григорьевна
 Чигинский, Валерий Андреевич
 Чижова, Александра Эммануиловна
 Шепелев, Лев Викторович
 Шульгина, Алла Николаевна

1980 
 Абакумов, Виталий Васильевич
 Асанова, Динара Кулдашевна
 Белявский, Леонид Савельевич
 Близнюк, Дмитрий Васильевич
 Богданов, Юрий Борисович
 Бурыкин, Владимир Александрович
 Валукин, Евгений Петрович
 Васильков, Игорь Афанасьевич
 Витоль, Арнольд Янович
 Головко, Виль Васильевич
 Горяинов, Владимир Викторович
 Григорьян, Феликс Григорьевич
 Гусев, Владимир Поликарпович
 Двоскин, Александр Александрович
 Денисенко, Григорий Фёдорович
 Диков, Борис Александрович
 Дупленский, Константин Петрович
 Дьяконов, Владимир Викторович
 Еремин, Юрий Иванович
 Казачков, Семён Абрамович
 Казенин, Владислав Игоревич
 Калашнев, Филлип Васильевич
 Калмыков, Дмитрий Иосифович
 Карамышев, Борис Павлович
 Клемантович, Александр Андреевич
 Княжинский, Александр Леонидович
 Ковалев, Виктор Владимирович
 Коваль, Ким Петрович
 Коган, Павел Симонович
 Компанеец, Зиновий Львович
 Коптева, Татьяна Кирилловна
 Корев, Юрий Семёнович
 Корепанов-Камский, Геннадий Михайлович
 Корин, Александр Дмитриевич
 Княжинский, Александр Леонидович
 Кузьмин, Сергей Константинович
 Куликов, Петр Фёдорович
 Лапшин, Александр Алексеевич
 Лебешев, Павел Тимофеевич
 Малахов, Николай Яковлевич
 Малышев, Алексей Александрович
 Манасарова, Аида Ивановна
 Мелков, Анатолий Сергеевич
 Мелькин, Анатолий Васильевич
 Миловидов, Николай Николаевич
 Мордвинов, Михаил Борисович
 Муталов, Гайнетдин Хайретдинович
 Никифоров, Виктор Николаевич
 Николаевский, Олег Павлович
 Окунцов, Виктор Фёдорович
 Пахомов, Владимир Михайлович
 Певзнер, Борис Самуилович
 Попатенко, Тамара Александровна
 Попович, Наталья Григорьевна
 Постол, Алексей Григорьевич
 Рерберг, Георгий Иванович
 Роговой, Владимир Абрамович
 Сергеев, Алексей Максимович
 Сидельников, Николай Николаевич
 Славнитский, Юрий Михайлович
 Соколов, Алексей Константинович
 Соколов, Борис Александрович
 Ташков, Евгений Иванович
 Тевлин, Борис Григорьевич
 Тиц, Гуго Ионатович
 Токарев, Аверий Матвеевич
 Трунин, Вадим Васильевич
 Туговиков, Евгений Дмитриевич
 Унгуряну, Иван Спиридонович
 Успенский, Владислав Александрович
 Федотов, Авангард Алексеевич
 Фрейлих, Семён Израилевич
 Фроловский, Михаил Иванович
 Чайкин, Николай Яковлевич (1915—2000)
 Черных, Валентин Константинович
 Юдичев, Василий Андреевич

1981 
 Ахметов, Фасиль Ахметгалиевич
 Бакиров, Энвер Закирович
 Баранов, Борис Владимирович
 Барчунов, Павел Алексеевич
 Белов, Станислав Кондратьевич
 Боташев, Исса Жарахматович
 Васильев, Кирилл Владимирович
 Виленкин, Виталий Яковлевич
 Вишневская, Инна Люциановна
 Гаврилов, Виталий Васильевич
 Галяутдинов, Фатхлислам Гайнисламович
 Голуб, Владимир Александрович
 Горин, Петр Иванович
 Гусев, Станислав Дмитриевич
 Даниличев, Александр Тимофеевич
 Делициева, Нина Николаевна
 Десятников, Владимир Александрович
 Добрынина, Екатерина Александровна
 Дубинина, Ирина Сергеевна
 Еремеев, Олег Аркадьевич
 Жезмер, Григорий Вульфович
 Калинкович, Григорий Маркович
 Капралов, Георгий Александрович
 Керимов, Сейфулла Асадуллаевич
 Клодт, Георгий Александрович
 Колкер, Александр Наумович
 Корниенко, Николай Александрович
 Костин, Владимир Иванович
 Крамаров, Юрий Маркович
 Куницын, Александр Николаевич
 Лебедев, (Ром-Лебедев) Иван Иванович
 Леняшин, Владимир Алексеевич
 Ломакин, Николай Григорьевич
 Лунгин, Семён Львович (1920—1996)
 Лысяков, Геннадий Никифорович
 Макеев, Виктор Иванович
 Манизер, Гуго Матвеевич (1927—2016)
 Менцер, Николай Николаевич
 Меерович, Михаил Александрович
 Минский, Евгений Васильевич
 Мистюков, Андрей Петрович
 Михлин, Соломон Гецелевич
 Моисеев, Леонид Юрьевич
 Мулюков, Бату Гатауллович
 Муравлёв, Алексей Алексеевич
 Натансон, Георгий Григорьевич
 Никитин, Глеб Павлович
 Пентешин, Иван Мильевич
 Попов, Иннокентий Евгеньевич
 Попов, Эраст Алексеевич
 Радомысленский, Евгений Вениаминович
 Раненко, Эдуард Васильевич
 Ром-Лебедев, Иван Иванович (1903—1991)
 Сверчков, Никита Кузьмич (1891—1985)
 Седрякан, Азат Мкртычевич
 Смирнов, Михаил Дмитриевич
 Сперанский, Юрий Аркадьевич
 Стемпневский, Станислав Владиславович
 Суслов, Виталий Александрович
 Суханов, Павел Николаевич
 Терещенко, Василий Иванович
 Тимофеев, (Хрусталёв) Иван Васильевич
 Тиц, Виктор Зигфридович
 Толченова, Нина Павловна
 Фалик, Юрий Александрович
 Фёдоров, Анатолий Степанович
 Хабибуллин, Загид Валеевич
 Хворостов, Анатолий Семенович
 Хессин, Борис Михайлович
 Чалаев, Ширвани Рамазанович
 Чернобровцев, Александр Сергеевич
 Чернышев, Игорь Александрович
 Шантырь, Григорий Михайлович
 Шварцкопф, Виктор Александрович
 Шебеко, Кирилл Иванович
 Шерлинг, Юрий Борисович
 Шорчев, Акиндин Петрович
 Яхунаев, Дамдин Шарапович

1982 
 Агафонников, Владислав Германович
 Аксенов, Юрий Ефимович
 Асланов, Эдуард Павлович
 Баневич, Сергей Петрович
 Бикмухаметова, Ризаля Минулловна
 Бобракова, Ия Петровна
 Бровкин, Вячеслав Владимирович
 Былков, Владимир Сергеевич
 Бялик, Михаил Григорьевич
 Валериус, Сарра Самуиловна
 Виноградова, Светлана Викторовна
 Вознесенский, Николай Сергеевич
 Гаркунов, Евгений Николаевич
 Горина, Татьяна Николаевна
 Григорьев, Евгений Александрович
 Данилова, Ирина Евгеньевна
 Ефимов, Лев Леонидович
 Иванова, Вера Викторовна
 Исрафилов, Рафкат Вакилович
 Канеев, Михаил Александрович
 Карданов, Хасан Якубович
 Каримов, Мустафа Сафич
 Катаев, Пётр Евгеньевич
 Китай, Захар Исаакович
 Кладницкий, Владислав Иванович
 Коростелев, Борис Ефимович
 Коткин, Геннадий Иванович
 Кутилин, Владимир Александрович
 Кушниренко, Георгий Анатольевич
 Леденёв, Роман Семёнович
 Лисакович, Виктор Петрович
 Лопухин, Владимир Николаевич
 Малашенко, Владислав Иванович
 Медведев, Николай Алексеевич
 Милушкин, Юрий Леонтьевич
 Митрофанов, Константин Михайлович
 Митрохин, Владимир Сергеевич
 Москвиченко, Григорий Савельевич
 Нехорошев, Леонид Николаевич
 Новгрудский, Александр Евсеевич
 Персидский, Игорь Константинович
 Пыстина, Галина Серафимовна
 Радоман, Игорь Владимирович
 Рапопорт, Кирилл Иосифович
 Розовский, Эдуард Александрович
 Рыжов, Константин Ильич
 Савкова, Зинаида Васильевна
 Сапегин, Борис Васильевич
 Семёнов, Юлиан Семёнович
 Соловьёв, Александр Васильевич
 Ставонин, Геннадий Трофимович
 Сураев-Королев, Георгий Иванович
 Табачников, Ефим Давыдович
 Татаев, Илес Вахидович
 Теуважев, Султан Азретович
 Трофимов, Александр Сергеевич
 Тхабисимов, Умар Хацицович
 Хромушин, Олег Николаевич
 Хусаинов, Гали Каримович
 Цыриндашиев, Базыр Очирович
 Шевченко, Анатолий Михайлович
 Шмаринов, Алексей Дементьевич
 Якушенко, Игорь Васильевич
 Ямщиков, Савелий Васильевич

1983 
 Антонов, Дмитрий Константинович
 Артамонов, Юрий Алексеевич
 Безрученко, Валерий Павлович
 Боронин, Николай Николаевич
 Брагинский, Юрий Александрович
 Брянцев, Дмитрий Александрович
 Вавилина, Александра Михайловна
 Валеев, Диас Назихович
 Виноградский, Николай Иванович
 Вышинский, Юрий Михайлович
 Гаудасинский, Станислав Леонович
 Гергиев, Валерий Абисалович
 Гольденбланк, Борис Михайлович
 Гришин, Николай Павлович
 Девятов, Михаил Михайлович
 Ентин, Борис Григорьевич
 Жилинский, Дмитрий Дмитриевич
 Зильберг, Лев Наумович
 Ишмуратов, Риза Фахрутдинович (1903—1995), татарский драматург, заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1953)
 Калашников, Леонид Иванович (1926—2005), кинооператор
 Квасов, Александр Сергеевич
 Кожин, Валентин Васильевич
 Коновалов, Владимир Федорович (1935—2020), режиссёр документального кино
 Курлин, Владимир Михайлович
 Локшин, Александр Лазаревич
 Мазитов, Ильгиз Габидуллович
 Моралёв, Олег Аркадьевич
 Муров, Аскольд Фёдорович
 Муртазина, Миляуша Галеевна
 Наумов, Владимир Николаевич
 Никитин, Анатолий Павлович
 Никитин, Николай Иванович
 Новосельская, Ирина Николаевна
 Опорков, Геннадий Михайлович
 Падве, Ефим Михайлович
 Петухов, Юрий Александрович
 Пирумов, Александр Иванович
 Прут, Иосиф Леонидович
 Романов, Леонид Григорьевич
 Сальников, Георгий Иванович (1923—2015), композитор, музыковед, профессор Московской консерватории
 Свешникова, Ирина Георгиевна
 Седов, Александр Степанович
 Славин, Константин Львович
 Смирнов, Владимир Константинович
 Солцаев, Мималт Мусаевич
 Таврог, Марианна Елизаровна (1921—2006), кинорежиссёр-документалист
 Тухманов, Давид Фёдорович (род. 1940), композитор, народный артист Российской Федерации (2000)
 Урицкий, Борис Григорьевич
 Уэцкий, Эдгар Михайлович
 Халифман, Леонид Эмануилович
 Хейфец, Леонид Ефимович (1934—2022), театральный режиссёр
 Хмелик, Александр Григорьевич (1925—2001), сценарист, драматург, писатель, один из создателей детского юмористического журнала Ералаш
 Чертков, Владимир Львович
 Шпиллер, Иван Всеволодович
 Юзеев, Ильдар Гафурович

1984 
 Аджемов, Константин Христофорович
 Анисимов, Вячеслав Иванович (1942—2022), театральный режиссёр
 Артынова, Лариса Леонидовна
 Базанов, Вадим Васильевич
 Балтин, Александр Александрович
 Беспалов, Виктор Иванович
 Бокарев, Геннадий Кузьмич
 Борцов, Андриан Алексеевич
 Бухарин, Валерий Васильевич
 Ванслов, Виктор Владимирович
 Васильев, Виталий Григорьевич
 Васильев, Владимир Михайлович
 Васильев, Владимир Юдич
 Волков, Кирилл Евгеньевич
 Гинзбург, Лев Григорьевич
 Гиршман, Яков Моисеевич
 Глуз, Михаил Семёнович
 Джангишерашвили, Мириан Иванович (1943—2018), режиссёр театра
 Диденко, Рафаил Андреевич
 Должиков, Юрий Николаевич
 Дотлибов, Михаил Григорьевич
 Емельянцев, Александр Александрович
 Жилкин, Георгий Дмитриевич
 Золотов, Андрей Андреевич
 Кацман, Аркадий Иосифович
 Ковнат, Владимир Витальевич
 Корганов, Томас Иосифович
 Котовская, Мелитина Петровна
 Кочетков, Юрий Владимирович
 Кривилев, Владимир Павлович
 Кулиш, Савва Яковлевич
 Курашинов, Аскарбий Хусейнович
 Лаврентьев, Клим Анатольевич
 Левинский, Александр Петрович (1923— ?), актёр, театральный деятель
 Лукин, Игорь Николаевич
 Луньков, Дмитрий Алексеевич
 Меньшов, Владимир Валентинович
 Миннуллин, Туфан Абдуллович
 Мнацаканян, Александр Дереникович
 Орлов, Даль Константинович
 Платок, Яков Моисеевич
 Райхштейн, Нора Абрамовна
 Ривман, Александр Авраамович
 Ручьевская, Екатерина Александровна
 Садыкова, Сара Гарифовна
 Сиваченко, Сергей Иванович
 Смирнов, Юрий Павлович
 Степанов, Георгий Петрович
 Терёхин, Роман Павлович
 Туманова, Нина Петровна
 Туровник, Борис Куприянович
 Усманова, Рауза Фатыховна
 Феофилактов, Алексей Николаевич
 Фиготин, Борис Семёнович
 Фортунатов, Юрий Александрович
 Хромченко, Соломон Маркович
 Цишевский, Юрий Александрович
 Шварц, Дина Морисовна
 Шварц, Исаак Иосифович

1985 
 Артемьев, Эдуард Николаевич
 Борисов, Изяслав Борисович
 Брон, Захар Нухимович
 Бурдонский, Александр Васильевич
 Бурэ-Небельсен, Юрий Валерьевич
 Быковский, Владимир Афанасьевич
 Вепринцев, Игорь Петрович
 Виноградов, Владислав Борисович
 Вольпер, Нина Алексеевна (1930—2020), музыковед
 Воронов, Никита Васильевич
 Герчик, Вера Петровна, композитор
 Гилязов, Аяз Мирсаидович
 Гончаренко, Вениамин Алексеевич
 Гуляев, Владимир Андреевич
 Дворяшин, Виктор Михайлович
 Дзекун, Александр Иванович
 Добродеев, Борис Тихонович
 Дубинин, Константин Михайлович
 Занин, Юрий Григорьевич
 Зейде, Яков Моисеевич
 Казачков, Эдуард Ошерович
 Калинина, Ирина Павловна (род. 1936), режиссёр документального кино
 Катугин, Николай Александрович
 Кислова, Калерия Венедиктовна
 Клиничев, Леонид Павлович
 Кознов, Дмитрий Георгиевич
 Котов, Евгений Сергеевич (1935—2018), организатор кинопроизводства, сценарист, режиссёр
 Левянт, Марк Григорьевич
 Лелекова, Ольга Владимировна
 Лисициан, Тамара Николаевна
 Львовский, Михаил Григорьевич
 Маркин, Эдуард Митрофанович
 Мельник, Анатолий Авксентьевич
 Михайлов, Григорий Георгиевич
 Москалев, Игорь Михайлович
 Мочалов, Вячеслав Викторович
 Мурадов, Александр Иванович
 Муратов, Георгий Павлович
 Мурашко, Михаил Петрович
 Назаретов, Ким Аведикович
 Никиткина, Валентина Яковлевна
 Образцова, Анна Георгиевна
 Полонский, Артур Морицевич
 Рогожникова, Галина Петровна
 Руднев, Василий Филиппович
 Соколов, Роман Валентинович
 Степанцев, Евгений Кузьмич
 Таланкина, Лилия Михайловна
 Цихиев, Маирбек Борисович
 Черкасов, Виктор Сергеевич
 Шатилов, Константин Васильевич
 Шахматов, Николай Моисеевич
 Швидковский, Олег Александрович
 Яруллин, Мирсаид Загидуллович

1986 
 Венделовский, Валентин Витальевич
 Венедиктов, Вадим Николаевич
 Вольховский, Валерий Абрамович
 Воронов, Владимир Александрович
 Вятич-Бережных, Дамир Алексеевич
 Гаврилова, Тамара Трифоновна
 Галахов, Олег Борисович
 Гамбург, Ефим Абрамович
 Герасимов, Олег Георгиевич
 Гриншпун, Юлий Изакинович
 Громов, Юрий Иосифович
 Дашичева, Александра Тихоновна
 Демирова, Елена Георгиевна
 Додин, Лев Абрамович
 Захаров, Владимир Михайлович
 Иванов, Виталий Николаевич
 Исанбет, Празат Накиевич
 Казнин, Анатолий Михайлович
 Караганов, Александр Васильевич
 Клепиков, Юрий Николаевич
 Корзун, Евгений Алексеевич
 Корначев, Виктор Иванович
 Крымко, Владимир Ильич
 Кужелев, Юрий Андреевич
 Куприянов, Владислав Порфирьевич
 Кусяков, Анатолий Иванович
 Лебедев, Виктор Михайлович
 Липовецкий, Анатолий Давыдович
 Лосев, Лев Федорович
 Лушин, Станислав Александрович
 Лыков, Станислав Михайлович
 Марягин, Леонид Георгиевич
 Манизер, Отто Матвеевич
 Марутаев, Михаил Александрович
 Махарадзе, Тенгиз Александрович
 Менакер, Леонид Исаакович
 Миндадзе, Александр Анатольевич
 Мямлин, Игорь Гаврилович
 Навротская, Валерия Павловна
 Некрасов, Владимир Ильич
 Парамонов, Виктор Николаевич
 Патроков, Александр Михайлович
 Петухов, Александр Александрович (род. 1946), дирижёр
 Пономарев, Николай Иванович
 Попов, Владимир Иванович (1930—1987), режиссёр и художник мультипликационного кино, сценарист
 Раздрогин, Игорь Александрович
 Райтбурт, Семён Липович
 Серебряков, Николай Николаевич
 Серков, Михаил Михайлович
 Сирота, Роза Абрамовна
 Славутский, Александр Яковлевич
 Солодарь, Цезарь Самойлович
 Стремяков, Анатолий Степанович
 Фрид, Григорий Самуилович
 Хачегогу, Касей Яхьевич
 Цендровский, Владимир Михайлович
 Чистяков, Андрей Николаевич
 Шалов, Александр Борисович
 Шейн, Александр Самуилович (1933—2015), режиссёр-документалист, киносценарист
 Шепель, Олег Александрович
 Шутиков, Анатолий Иванович

1987 
 Абдрашитов, Вадим Юсупович
 Аникст, Александр Абрамович
 Аристакесянц, Левон Газарович
 Архипцев, Юрий Дмитриевич
 Балашов, Василий Федорович
 Браславский, Даниил Абрамович
 Бунимович, Теодор Захарьевич
 Вавилов, Геннадий Алексеевич
 Валуцкий, Владимир Иванович
 Васильев, Юрий Иванович
 Володарский, Эдуард Яковлевич (1941—2012), киносценарист, драматург и прозаик
 Голдовская, Марина Евсеевна
 Гринблат, Ромуальд Самуилович
 Ежов, Анатолий Алексеевич
 Еникеев, Ренат Ахметович
 Зайцев, Михаил Петрович
 Заплатин, Михаил Александрович
 Иванов, Александр Николаевич
 Ильин, Валентин Петрович
 Калистратов, Валерий Юрьевич
 Капитановский, Владимир Евгеньевич
 Кильчичаков, Михаил Еремеевич
 Кладо, Николай Николаевич
 Климов, Юрий Михайлович
 Кобекин, Владимир Александрович (род. 1947), композитор
 Косачёва, Римма Георгиевна
 Крылов, Анатолий Александрович
 Кузнецов, Исай Константинович
 Куницын, Олег Иосифович
 Кустабаева, Лима Галиевна
 Лебедев, Алексей Алексеевич
 Литвяков, Михаил Сергеевич
 Маринина, Ксения Борисовна
 Мачерет, Елена Александровна
 Михеев, Сергей Алексеевич
 Монасыпов, Алмаз Закирович
 Надбитов, Петр Тимофеевич
 Нестеров, Валентин Иванович
 Новик, Владислав Адамович
 Норштейн, Юрий Борисович
 Ольшанский, Иосиф Григорьевич
 Орлов, Марк Евсеевич
 Осташенко, Евгений Константинович
 Патлаенко, Эдуард Николаевич
 Пекарь, Владимир Израилевич
 Перепелица, Яков Сергеевич
 Поплавская, Ирина Ивановна
 Прокофьев, Александр Александрович
 Прошкин, Александр Анатольевич
 Романова, Фаина Александровна
 Россоловский, Петр Алексеевич
 Рошаль, Лев Моисеевич
 Рыжова, Валентина Фёдоровна
 Рязанцева, Наталья Борисовна
 Саитов, Суюндук Сахеевич
 Сивков, Владимир Иванович
 Смирнов, Вадим Вячеславович
 Смирнова, Татьяна Георгиевна
 Соколов, Виктор Федорович
 Соловьев, Владимир Иванович
 Тимошкин, Николай Егорович
 Троцюк, Богдан Яковлевич
 Фоменко, Пётр Наумович
 Чавчавадзе, Сергей Давидович
 Чернышев, Сергей Васильевич
 Чивжель, Эдвард Ричардович
 Шнитке, Альфред Гарриевич
 Штейн, Александр Петрович
 Элимбаев, Топа Хамитович

1988 
 Анисимов, Александр Михайлович
 Аранович, Семен Давидович
 Атнабаев, Ангам Касимович
 Афанасьев, Всеволод Иванович
 Балабайченко, Леонид Аркадьевич (1935—2019)
 Берлин, Александр Ефимович
 Блажков, Николай Алексеевич
 Богоров, Ансельм Львович
 Боковня, Виктор Иванович
 Большаков, Николай Иванович
 Бочаров, Эдуард Никандрович
 Бровин, Константин Петрович
 Бузовкин, Александр Алексеевич
 Буров, Альберт Григорьевич
 Васильев, Владимир Валерьянович
 Васильев, Юрий Васильевич
 Воронцов, Александр Ефимович
 Галин, Иван Тихонович
 Герман, Алексей Георгиевич (1938—2013), кинорежиссёр, сценарист, актёр
 Гладков, Геннадий Игоревич (род. 1935), композитор
 Глебов, Владимир Владимирович
 Голубов, Георгий Альбертович
 Грачев, Иван Дмитриевич
 Гришко, Сергей Захарович
 Гусев, Владимир Васильевич
 Данько, Лариса Георгиевна
 Дидишвили, Заури Давыдович
 Долгов, Николай Сергеевич
 Долина, Виталий Иванович
 Дорофеев, Иван Пантелеевич
 Есин, Виктор Степанович
 Иванова, Светлана Гавриловна
 Каптерева-Шамбинаго, Татьяна Павловна
 Катанян, Василий Васильевич
 Кноблок, Андрей Борисович
 Ковтун, Георгий Анатольевич
 Козырев, Борис Григорьевич
 Копалин, Владимир Ильич
 Крестинский, Евгений Григорьевич
 Кротик-Короткевич, Федор Григорьевич
 Лапчинский, Георгий Ильич
 Лейбович, Эдуард Миронович
 Листвин, Андрей Александрович
 Лыткин, Николай Александрович (1910—1991), оператор документального кино
 Маневич, Борис Исакович
 Мережко, Виктор Иванович (1937—2022), сценарист, кинорежиссёр, драматург, актёр
 Мигуля, Владимир Георгиевич (1945—1996), композитор и певец
 Найдакова, Валентина Цыреновна
 Овчинников, Адольф Николаевич
 Петухов, Геннадий Михайлович
 Погорелый, Анатолий Иванович
 Прудников, Михаил Михайлович
 Розен, /Бестужева/ Светлана Константиновна
 Рубан, Игорь Павлович
 Рубанович, Анатолий Михайлович
 Рыбаков, Юрий Сергеевич
 Рымарев, Дмитрий Георгиевич
 Самуцевич, Олег Болеславович
 Сегаль, Моисей Менделевич
 Седов, Андрей Михайлович
 Сенотов, Георгий Петрович (1924—2004), кинооператор
 Синицин, Виктор Алексеевич
 Синицын, Владислав Иванович
 Скоморохов, Михаил Юрьевич
 Солин, Лев Львович
 Субботин, Николай Петрович
 Сухов, Александр Яковлевич
 Толочков, Борис Александрович
 Трошев, Евгений Николаевич
 Федосов, Валерий Иванович
 Фельдман, Зиновий Львович
 Филатчев, Олег Павлович
 Филиппов, Сергей Петрович
 Цветков, Игорь Аркадьевич
 Цинеман, Аркадий Львович
 Чайковский, Александр Владимирович
 Чекалов, Павел Владимирович
 Черных, Игорь Анатольевич
 Шадский, Валерий Николаевич
 Шахбулатов, Аднан Маккаевич
 Шейнин, Семён Альтерович
 Шер, Борис Ильич
 Широнин, Константин Ильич
 Шистко, Владимир Иванович
 Щадронов, Борис Варламович
 Эйберг, Борис Маркович
 Эйфман, Борис Янкелевич
 Янкелевич-Казаков, Абрам Наумович
 Яцун, Евгений Павлович

1989 
 Андреев, Анатолий Андреевич
 Антипенко, Александр Иванович
 Ардимасов, Олег Иванович
 Афанасьев, Александр Николаевич
 Балтачеев, Тахир Валеевич
 Бейлис, Владимир Михайлович
 Белинский, Александр Аркадьевич
 Белокуров, Леонид Анатольевич
 Боровский, Давид Львович
 Бурков, Алексей Александрович
 Бухов, Леонард Семёнович
 Вольский, Виктор Адольфович
 Вольский, Рафаил Адольфович
 Гейнрихс, Игорь Петович
 Генина, Лиана Соломоновна
 Гоберник, Григорий Яковлевич
 Губайдулина, София Асгатовна
 Данилейко, Герман Леонидович
 Денисов, Эдисон Васильевич (1929—1996) — композитор, музыковед, общественный деятель
 Джагупов, Аркадий Емельянович
 Дружинина, Светлана Сергеевна (род. 1935), актриса, кинорежиссёр, сценарист
 Дубровский, Виктор Яковлевич
 Епишин, Геннадий Иванович
 Жак, Валерий Семенович
 Живов, Владимир Леонидович
 Иванова, Ольга Тимофеевна
 Инин, Аркадий Яковлевич
 Иофель, Екатерина Константиновна
 Климов, Владимир Михайлович
 Кноблок, Андрей Борисович
 Комаров, Владимир Константинович
 Комраков, Герман Никандрович
 Корнильев, Вадим Николаевич
 Космачев, Игорь Иванович
 Кролл, Анатолий Ошерович
 Крылатов, Евгений Павлович (1934—2019), композитор
 Куцовский, Соломон Борисович
 Лапиньш, Илмар Артурович
 Лебедева, Раиса Ивановна
 Лебедев, Валерий Александрович
 Либерман, Матвей Бенционович
 Мильман, Марк Владимирович
 Минков, Марк Анатольевич
 Минц, Климентий Борисович
 Миньковецкий, Илья Соломонович
 Мочалов, Александр Васильевич
 Мухамеджан, Хамис Харисович
 Павлов, Геннадий Иванович
 Петров, Анатолий Алексеевич
 Петров, Валерий Иванович (музыкант)
 Поламишев, Александр Михайлович
 Полянский, Валерий Кузьмич
 Помельников, Вячеслав Николаевич
 Порто, Иван Борисович
 Репин, Николай Никитович
 Репников, Альбин Леонидович
 Родимцева, Ирина Александровна
 Розен, Эрих Викторович
 Рыбников, Алексей Львович (род. 1945), композитор
 Сабинина, Марина Дмитриевна
 Савин, Анатолий Афанасьевич
 Сальманов, Рафик Вафич
 Селезнёва, Инесса Сергеевна
 Скульский, Александр Михайлович
 Станукинас, Людмила Игоревна
 Тарасов, Владимир Ильич
 Триадский, Владимир Александрович
 Уксусников, Игорь Валентинович
 Фертельмейстер, Эдуард Борисович
 Червинский, Александр Мойшевич
 Шмидт, Николай Николаевич
 Этингер, Меир Аронович
 Ярошевич, Семён Львович

1990 
 Аксёнов, Евгений Сергеевич
 Ангаров, Александр Валентинович
 Белянкин, Юрий Николаевич
 Бояшов, Владимир Терентьевич
 Бражник, Евгений Владимирович
 Воронов, Василий Николаевич
 Галантер, Борис Ефимович
 Голубничий, Виктор Иванович
 Гусев, Геннадий Петрович
 Дербенко, Евгений Петрович
 Дубравин, Яков Исакович
 Егоров, Алексей Алексеевич
 Жуковский, Александр Борисович
 Забелин, Вячеслав Николаевич
 Зайцев, Григорий Васильевич
 Зайцев, Сергей Алексеевич
 Золотухин, Леонард Михайлович
 Камбург, Нинель Давидовна
 Карпушкин, Михаил Александрович
 Ким, Борис Анатольевич
 Клебанов, Игорь Семёнович
 Кульборисов, Шамиль Зуфарович
 Кушнир-Барановская, Рашель Исаевна
 Лебедянский, Михаил Сергеевич
 Любимов, Борис Николаевич
 Манжора, Борис Георгиевич
 Манин, Виталий Серафимович
 Мартынов, Валерий Сергеевич
 Медведев, Александр Викторович
 Осмоловский, Юрий Эдуардович
 Пидэмская, Никель Георгиевна
 Писаревский, Дмитрий Сергеевич
 Радун, Вадим Иосифович
 Разгонов, Сергей Николаевич
 Руб, Александр Аронович
 Рубашевский, Владимир Григорьевич
 Рылач, Ванда Александровна, оператор комбинированных съёмок
 Сельвинская, Татьяна Ильинична
 Семенович, Андроник Яковлевич
 Тузова, Зинаида Андреевна
 Хакишев, Руслан Шалаудинович
 Харитонов, Михаил Павлович
 Хорошевцев, Евгений Александрович
 Цитрон, Вульф Самуилович
 Цытович, Владимир Иванович

1991 
 Аннамамедов, Мурад Атаевич (род. 1955), художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Саратовской областной филармонии
 Банщиков, Геннадий Иванович (род. 1943), композитор
 Бархин, Сергей Михайлович (1938—2020), театральный художник, педагог
 Батхель, Георгий Сергеевич, художник-реставратор
 Беренштейн, Владимир Борисович, кинорежиссёр
 Бройко, Вадим Михайлович (?), таетральный художник
 Векслер, Юрий Абрамович, кинооператор
 Геннингс, Борис Петрович, кинооператор
 Глезарова, Майя Самойловна (1924—2017), скрипач и музыкальный педагог
 Гончаренко, Александр Терентьевич, композитор
 Гутман, Теодор Давидович, профессор Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных
 Давыдов, Евгений Николаевич, кинооператор
 Дауров, Аслан Алиевич, композитор
 Деметер, Пётр Степанович, композитор
 Дмитриев, Юрий Арсеньевич (1911—2006), искусствовед
 Добрынин, Вячеслав Григорьевич (род. 1946), композитор, исполнитель эстрадных песен
 Долинин, Дмитрий Алексеевич (род. 1938), кинорежиссёр
 Дохматская, Марина Валентиновна, кинорежиссёр
 Дубровин, Артемий Григорьевич, киновед
 Еланская, Екатерина Ильинична (1929—2013), театральный режиссёр
 Зайцев, Вячеслав Михайлович (род. 1938), художник-модельер, живописец и график. Действительный член РАХ (2007)
 Земцовский, Изалий Иосифович, музыковед
 Зубравский, Краснослав Фелицианович, заведующий кафедрой Петрозаводского филиала Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова
 Климов, Анатолий Васильевич, композитор
 Клитин, Станислав Сергеевич (1926—2019), ректор Ярославского театрального училища
 Клоков, Александр Павлович, театральный режиссёр
 Колюшев, Владимир Дмитриевич, оператор неигрового кино
 Комиссаров, Марк Михайлович (1928—1998), доцент Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова
 Копылов, Юрий Семёнович (1942—2012), театральный режиссёр и педагог
 Крутой, Игорь Яковлевич, художественный руководитель, директор молодёжного центра «АРС»
 Кусс, Маргарита Ивановна (1921—2009), композитор
 Левертов, Владимир Наумович (1929—1996), доцент Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского, город Москва
 Левитин, Михаил Захарович (род. 1945), театральный режиссёр
 Максимов, Евгений Иванович, заведующий кафедрой Московского государственного института культуры
 Максимов, Николай Митрофанович, театральный художник-гримёр
 Морозов, Виктор Петрович, художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца Коми ССР «Асъя Кыа»
 Мукасей, Анатолий Михайлович (род. 1938), кинооператор
 Назаров, Эдуард Васильевич, кинорежиссёр
 Немоляев, Николай Владимирович, кинооператор
 Нестьев, Израиль Владимирович (1911—1993), искусствовед
 Новиков, Виктор Сергеевич (1929—2014), скульптор, педагог
 Павлов, Глеб Николаевич (?) — доцент Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
 Поляков, Михаил Давыдович (род. 1946), театральный режиссёр
 Полякова, Нелли Ивановна (род. 1937), театральный художник
 Пономарёв, Виктор Дмитриевич, композитор и музыковед, педагог
 Потиевский, Евгений Ефимович, оператор неигрового кино
 Пучинян, Степан Филиппович, кинорежиссёр
 Ракова, Магдалина Михайловна, искусствовед
 Сидоров, Фёдор Лаврентьевич (1922—2001), художник
 Славин, Александр Ильич, театральный художник
 Соколов, Михаил Георгиевич, педагог Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
 Сокольская, Жанна Абрамовна, музыковед
 Соктоева, Инесса Ильинична, искусствовед
 Стрежнев, Кирилл Савельевич, театральный режиссёр, педагог
 Тамразов, Николай Ишувич, режиссёр Москонцерта
 Тартаковский, Израил Михайлович, театральный деятель
 Тиличеева, Елена Николаевна, композитор
 Титель, Александр Борухович (род. 1949), театральный режиссёр
 Титов, Юрий Александрович, художник
 Туманишвили, Михаил Иосифович, кинорежиссёр
 Тутунов, Гасан Магомедович, кинооператор
 Уфимцев, Иван Васильевич (1928—2010), кинорежиссёр-мультипликатор
 Финн-Хальфин, Павлу Константинович, кинодраматург
 Цхурбаева, Ксения Григорьевне, музыковед
 Чонкушов, Петр Очирович, композитор, педагог
 Шейнцис, Олег Аронович, театральный художник
 Шильников, Сергей Николаевич (1922—2019), художник, педагог
 Эпов, Николай Николаевич, театральный художник
 Ярославцев, Иннокентий Петрович, художник-реставратор
 Яшкин, Валерий Константинович (1940—1997), режиссёр Союзконцерта
 Яшмолкин, Алексей Кириллович (1946—2013), композитор

1992 
 Агранович, Михаил Львович (род. 1946), кинооператор-постановщик киноконцерна «Мосфильм»
 Алисов, Вадим  Валентинович (1941-2021), кинооператор-постановщик киноконцерна «Мосфильм»
 Бежанов, Геральд Суренович (род. 1940), кинорежиссёр-постановщик, художественный руководитель Экспериментального творческого объединения развлекательного фильма, город Москва
 Зак, Марк Ефимович (1929-2011), ведущий научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института киноискусства, город Москва
 Каменецкий, Михаил Абрамович (1924-2006), кинорежиссёр киностудии «Союзмультфильм», город Москва
 Лонской, Валерий Яковлевич (1941-2021), кинорежиссёр-постановщик киноконцерна «Мосфильм»
 Мотыль, Владимир Яковлевич (1927-2010), кинорежиссёр, город Москва
 Ровнин, Константин Владимирович (род. 1940), кинорежиссер Центральной киностудии научно-популярных и учебных фильмов, город Москва
 Тарасов, Сергей Сергеевич (род. 1933), кинорежиссёр-постановщик киноконцерна «Мосфильм»
 Фатхулин, Дильшат 3иннатович (1940-2020), кинооператор-постановщик киноконцерна «Мосфильм»
 Хржановский, Андрей Юрьевич (род. 1939), кинорежиссёр киностудии «Союзмультфильм»

Примечания 

Списки людей искусства